Список видів роду бульбофілюм налічує майже 2000 орхідей.

Види

A
Bulbophyllum abbreviatum (Rchb.f.) Schltr. 1924
Bulbophyllum abbrevilabium Carr 1932
Bulbophyllum aberrans Schltr. 1911
Bulbophyllum ablepharon Schltr. 1923
Bulbophyllum absconditum J.J.Sm. 1905
Bulbophyllum absconditum subsp. absconditum
Bulbophyllum absconditum subsp. hastula J.J.Verm. 1993
Bulbophyllum acanthoglossum Schltr. 1913
Bulbophyllum acropogon Schltr. 1913
Bulbophyllum acuminatifolium J.J.Sm. 1933
Bulbophyllum acuminatum (Ridl.) Ridl. 1907: Tapering-flower Bulbophyllum
Bulbophyllum acutibracteatum De Wild. 1921
Bulbophyllum acutibracteatum var. acutibracteatum
Bulbophyllum acutibracteatum var. rubrobrunneopapillosum (De Wild.) J.J.Verm. 1986
Bulbophyllum acutiflorum A.Rich. 1841
Bulbophyllum acutilingue J.J.Sm. 1908
Bulbophyllum acutispicatum H.Perrier 1951
Bulbophyllum adangense  1979
Bulbophyllum adelphidium J.J.Verm. 1993
Bulbophyllum adenoblepharon Schltr. 1913
Bulbophyllum adiamantinum Brade 1951
Bulbophyllum adjungens  1979
Bulbophyllum adolphii Schltr. 1921
Bulbophyllum aechmophorum J.J.Verm. 1993
Bulbophyllum aemulum Schltr. 1905
Bulbophyllum aeolium Ames (1913 publ. 1914
Bulbophyllum aestivale Ames 1915
Bulbophyllum affine Wall. ex Lindl. 1830: Similar Bulbophyllum
Bulbophyllum affinoides Guillaumin 1958
Bulbophyllum afzelii Schltr. 1918
Bulbophyllum afzelii var. afzelii
Bulbophyllum afzelii var. microdoron (Schltr.) Bosser 1965
Bulbophyllum agapethoides Schltr. 1911
Bulbophyllum agastor Garay, Hamer & Siegerist 1996: Flat Bulbophyllum
Bulbophyllum aggregatum Besser 1965: Crowded Bulbophyllum
Bulbophyllum aithorhachis J.J.Verm. 1996
Bulbophyllum alabastraceus P.Royen 1979
Bulbophyllum alagense Ames 1907: Alag River Bulbophyllum
Bulbophyllum alatum J.J.Verm. 1991
Bulbophyllum albibracteum  1979
Bulbophyllum albidostylidium  1995
Bulbophyllum albociliatum (Tang S.Liu & H.Y.Su) K.Nakaj. 1973
Bulbophyllum alboroseum Ames 1922
Bulbophyllum alcicorne C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874
Bulbophyllum alexandrae Schltr. 1925: Alexander's Bulbophyllum
Bulbophyllum algidum Ridl. 1916
Bulbophyllum alkmaarense J.J.Sm. 1911
Bulbophyllum alleizettei Schltr. 1922
Bulbophyllum allenkerrii  1979: Allen Kerr's Bulbophyllum
Bulbophyllum alliifolium J.J.Sm. 1905
Bulbophyllum alsiosum Ames 1912
Bulbophyllum alticaule Ridl. 1916
Bulbophyllum alticola Schltr. 1912
Bulbophyllum altum J.J.Verm. 1991
Bulbophyllum alveatum J.J.Verm. 1993
Bulbophyllum amazonicum L.O.Williams 1939
Bulbophyllum ambatoavense Bosser 2004
Bulbophyllum amblyacron Schltr. 1913
Bulbophyllum amblyanthum Schltr. 1913
Bulbophyllum amblyoglossum Schltr. 1911
Bulbophyllum ambrense H.Perrier 1937
Bulbophyllum ambrosia (Hance) Schltr. 1919: Sweet-smelling Bulbophyllum
Bulbophyllum ambrosia subsp. ambrosia
Bulbophyllum ambrosia subsp. nepalensis J.J.Wood 1986
Bulbophyllum amoenum Bosser 1965
Bulbophyllum amphorimorphum H.Perrier 1951
Bulbophyllum amplebracteatum Teijsm. & Binn. 1862: Extended-bract Bulbophyllum
Bulbophyllum amplifolium (Rolfe) N.P.Balakr. & Sud.Chowdhury 1968
Bulbophyllum amplistigmaticum Kores 1989
Bulbophyllum amygdalinum Aver. 1988
Bulbophyllum anaclastum J.J.Verm. 1993
Bulbophyllum anakbaruppui J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003
Bulbophyllum analamazoatrae Schltr. 1924: Analamazoatra Bulbophyllum
Bulbophyllum anceps Rolfe 1892: Double-edged Bulbophyllum
Bulbophyllum andersonii (Hook.f.) J.J.Sm. 1912
Bulbophyllum andohahelense H.Perrier 1939
Bulbophyllum andreeae A.D.Hawkes 1956
Bulbophyllum anguipes Schltr. 1911
Bulbophyllum angulatum J.J.Sm. 1908
Bulbophyllum anguliferum Ames & C.Schweinf. in O.Ames 1920: Angle-carrying Bulbophyllum
Bulbophyllum angusteovatum Seidenf. 1979
Bulbophyllum angustifolium (Blume) Lindl. 1830
Bulbophyllum anisopterum J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003
Bulbophyllum anjozorobeense Bosser 2000
Bulbophyllum ankaizinense (Jum. & Perrier) Schltr. 1924: Ankaizine Bulbophyllum
Bulbophyllum ankaratranum Schltr. 1924
Bulbophyllum ankylochele J.J.Verm. 1993
Bulbophyllum ankylorhinon J.J.Verm. 1992
Bulbophyllum annandalei Ridl. 1920
Bulbophyllum antennatum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905
Bulbophyllum antenniferum (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861: Antenna Bulbophyllum
Bulbophyllum antioquiense Kraenzl. 1899
Bulbophyllum antongilense Schltr. 1924
Bulbophyllum apertum Schltr. 1906
Bulbophyllum aphanopetalum Schltr. 1906
Bulbophyllum apheles J.J.Verm. 1991
Bulbophyllum apiculatum Schltr. 1913
Bulbophyllum apiferum Carr 1930
Bulbophyllum apodum Hook.f. 1890: Bulbless Bulbophyllum
Bulbophyllum apoense Schuit. & de Vogel 2003
Bulbophyllum appendiculatum (Rolfe) J.J.Sm. 1912
Bulbophyllum appressicaule Ridl. 1917
Bulbophyllum appressum Schltr. 1913
Bulbophyllum approximatum Ridl. 1886
Bulbophyllum arachnidium Ridl. 1916
Bulbophyllum arachnoideum Schltr. 1913
Bulbophyllum arcaniflorum Ridl. 1916
Bulbophyllum arcuatilabium Aver. 1999
Bulbophyllum ardjunense J.J.Sm. 1927
Bulbophyllum arfakense J.J.Sm. in L.S.Gibbs 1917
Bulbophyllum arfakianum Kraenzl. 1904: Arfak Mountain Bulbophyllum
Bulbophyllum argyropus (Endl.) Rchb.f. 1876
Bulbophyllum arianeae Fraga & E.C.Smidt 2004
Bulbophyllum ariel Ridl. 1917
Bulbophyllum aristatum (Rchb.f.) Hemsl. 1884
Bulbophyllum aristilabre J.J.Sm. 1912
Bulbophyllum aristopetalum Kores 1989
Bulbophyllum armeniacum J.J.Sm. 1917
Bulbophyllum arrectum Kraenzl. 1921
Bulbophyllum arsoanum J.J.Sm. 1912
Bulbophyllum artostigma J.J.Verm. 1993
Bulbophyllum ascochiloides J.J.Sm. 1927
Bulbophyllum asperilingue Schltr. 1919
Bulbophyllum aspersum J.J.Sm. 1912
Bulbophyllum asperulum J.J.Sm. 1909
Bulbophyllum astelidum Aver. 1994
Bulbophyllum atratum J.J.Sm. 1917
Bulbophyllum atrolabium Schltr. 1923
Bulbophyllum atropurpureum Barb.Rodr. 1877: Black-purple Bulbophyllum
Bulbophyllum atrorubens Schltr. 1906
Bulbophyllum atrosanguineum Aver. 2003
Bulbophyllum attenuatum Rolfe 1896: Dagger-shaped Bulbophyllum
Bulbophyllum aubrevillei Bosser 1965
Bulbophyllum aundense Ormerod (2005)
Bulbophyllum auratum (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861
Bulbophyllum aureoapex Schltr. 1913
Bulbophyllum aureobrunneum Schltr. 1913
Bulbophyllum aureolabellum T.P.Lin 1975
Bulbophyllum aureum (Hook.f.) J.J.Sm. 1912: Golden Bulbophyllum
Bulbophyllum auricomum Lindl. 1830
Bulbophyllum auriculatum J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003
Bulbophyllum auriflorum H.Perrier 1937
Bulbophyllum auroreum J.J.Sm. 1928
Bulbophyllum averyanovii  1992

B
Bulbophyllum bacilliferum J.J.Sm. 1928
Bulbophyllum baculiferum Ridl. 1916
Bulbophyllum baileyi F.Muell. 1875: Bailey's Bulbophyllum
Bulbophyllum bakhuizenii Steenis in A.Hamzah & M.Toha 1972
Bulbophyllum baladeanum J.J.Sm. 1912
Bulbophyllum balapiuense J.J.Sm. 1917
Bulbophyllum ballii P.J.Cribb 1977
Bulbophyllum bandischii Garay 1992
Bulbophyllum barbatum Barb.Rodr. 1882
Bulbophyllum barbigerum Lindl. 1837: Bearded Bulbophyllum
Bulbophyllum bariense Gagnep. 1930: Bari Bulbophyllum
Bulbophyllum baronii Ridl. 1885
Bulbophyllum basisetum J.J.Sm. 1929
Bulbophyllum bataanense Ames 1905: Bataan Bulbophyllum
Bulbophyllum bathieanum Schltr. 1916
Bulbophyllum batukauense J.J.Sm. 1927
Bulbophyllum bavonis J.J.Verm. 1984
Bulbophyllum beccarii Rchb.f. 1879: Beccar's Bulbophyllum
Bulbophyllum berenicis Rchb.f. 1880
Bulbophyllum betchei F.Muell. 1881: Betche's Bulbophyllum
Bulbophyllum biantennatum Schltr. 1913: Two-antennas Bulbophyllum
Bulbophyllum bicaudatum Schltr. 1913
Bulbophyllum bicolor Lindl. 1830
Bulbophyllum bicoloratum Schltr. 1924
Bulbophyllum bidentatum (Barb.Rodr.)  in C.F.P.von Martius & auct. suc. (eds.) 1902Bulbophyllum bidenticulatum J.J.Verm. 1984Bulbophyllum bidenticulatum subsp. bidenticulatumBulbophyllum bidenticulatum subsp. joyceae J.J.Verm. 1987Bulbophyllum bidi Govaerts 1996Bulbophyllum bifarium Lindl. 1864Bulbophyllum biflorum Teijsm. & Binn. 1855: Two-flowered BulbophyllumBulbophyllum bigibbosum J.J.Sm. 1913Bulbophyllum bigibbum Schltr. 1923Bulbophyllum binnendijkii J.J.Sm. 1905: Binnendijk's BulbophyllumBulbophyllum birmense Schltr. 1910Bulbophyllum birugatum J.J.Sm. in L.S.Gibbs 1917Bulbophyllum bisepalum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum biseriale Carr 1930Bulbophyllum bisetoides Seidenf. 1970Bulbophyllum bisetum Lindl. 1842Bulbophyllum bismarckense Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum bittnerianum Schltr. 1910Bulbophyllum bivalve J.J.Sm. 1926Bulbophyllum blepharicardium Schltr. 1913Bulbophyllum blephariglossum Schltr. 1913Bulbophyllum blepharistes Rchb.f. 1872: Fringed BulbophyllumBulbophyllum blepharochilum Garay 1999: Lip-fringe BulbophyllumBulbophyllum blepharopetalum Schltr. 1913Bulbophyllum bliteum J.J.Verm. 1993Bulbophyllum blumei (Lindl.) J.J.Sm. 1905: Blume's Bulbophyllum, Masdevallia-like Bulbophyllum, Chinbone BulbophyllumBulbophyllum boiteaui H.Perrier 1939Bulbophyllum bolivianum Schltr. 1922Bulbophyllum bolsteri Ames 1912Bulbophyllum bomiensis Z.H.Tsi 1978Bulbophyllum boninense (Schltr.) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum bontocense Ames 1912Bulbophyllum boonjee B.Gray & D.L.Jones 1984Bulbophyllum bootanense C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874Bulbophyllum botryophorum Ridl. 1897Bulbophyllum boudetianum Fraga 2004Bulbophyllum boulbetii Tixier 1966Bulbophyllum bowkettiae F.M.Bailey 1884: Bowkett's BulbophyllumBulbophyllum braccatum Rchb.f. 1877Bulbophyllum brachychilum Schltr. 1913Bulbophyllum brachypetalum Schltr. 1913Bulbophyllum brachyphyton Schltr. 1918Bulbophyllum brachystachyum Schltr. 1924Bulbophyllum bracteatum F.M.Bailey 1891: Bracteate BulbophyllumBulbophyllum bracteolatum Lindl. 1838Bulbophyllum bractescens Rolfe ex Kerr 1927Bulbophyllum brassii J.J.Verm. 1993Bulbophyllum breve Schltr. 1913Bulbophyllum brevibrachiatum (Schltr.) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum brevicolumna J.J.Verm. 1991Bulbophyllum breviflorum Ridl. ex Stapf 1894Bulbophyllum brevilabium Schltr. 1913Bulbophyllum brevipes Ridl. 1898Bulbophyllum brevipetalum H.Perrier 1937Bulbophyllum brevispicatum Z.H.Tsi & S.C.Chen 1994Bulbophyllum brevistylidium Seidenf. 1979Bulbophyllum brienianum (Rolfe) Merr. 1921Bulbophyllum bryoides Guillaumin 1957Bulbophyllum bulliferum J.J.Sm. 1908Bulbophyllum burfordiense Garay, Hamer & Siegerist 1996: Burford BulbophyllumBulbophyllum burkillii Gage 1906Bulbophyllum burttii Summerh. 1953

CBulbophyllum cadetioides Schltr. 1913: Cadetia-like BulbophyllumBulbophyllum caecilii J.J.Sm. 1927Bulbophyllum caecum J.J.Sm. 1926Bulbophyllum caespitosum Thouars 1822Bulbophyllum calceilabium J.J.Sm. 1929Bulbophyllum calceolus J.J.Verm. 1991Bulbophyllum caldericola G.F.Walsh 1993Bulbophyllum callichroma Schltr. 1913: Green-Calli BulbophyllumBulbophyllum callipes J.J.Sm. 1908Bulbophyllum callosum Bosser 1965: Callous BulbophyllumBulbophyllum caloglossum Schltr. 1913: Beautiful-lipped BulbophyllumBulbophyllum calophyllum L.O.Williams 1938Bulbophyllum calviventer J.J.Verm. 1993Bulbophyllum calvum Summerh. 1966Bulbophyllum calyptratum Kraenzl. 1895: Hooded BulbophyllumBulbophyllum calyptratum var. calyptratumBulbophyllum calyptratum var. graminifolium (Summerh.) J.J.Verm. 1986Bulbophyllum calyptratum var. lucifugum (Summerh.) J.J.Verm. 1987Bulbophyllum calyptropus Schltr. 1924Bulbophyllum cameronense Garay, Hamer & Siegerist 1996: Cameron Highlands BulbophyllumBulbophyllum campos-portoi Brade 1951Bulbophyllum camptochilum J.J.Verm. 1996Bulbophyllum candidum Hook.f. 1890Bulbophyllum canlaonense Ames 1912Bulbophyllum cantagallense (Barb.Rodr.) Cogn. in C.F.P.von Martius & auct. suc. (eds.) 1902Bulbophyllum capilligerum J.J.Sm. 1927Bulbophyllum capillipes C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874Bulbophyllum capitatum (Blume) Lindl. 1830Bulbophyllum capituliflorum Rolfe 1906Bulbophyllum capuronii Bosser 1971Bulbophyllum caputgnomonis J.J.Verm. 1993Bulbophyllum cardiobulbum Bosser 1965Bulbophyllum cardiophyllum J.J.Verm. 1991Bulbophyllum careyanum (Hook.) Spreng. 1826: Carey's BulbophyllumBulbophyllum cariniflorum Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum carinilabium J.J.Verm. 1991Bulbophyllum carnosilabium Summerh. (1953 publ. 1954).Bulbophyllum carnosisepalum J.J.Verm. 1986Bulbophyllum carrianum J.J.Verm. 2000Bulbophyllum carunculatum Garay, Hamer & Siegerist 1995: Caruncule BulbophyllumBulbophyllum cataractarum Schltr. 1924Bulbophyllum catenarium Ridl. 1894: Chain-like BulbophyllumBulbophyllum catenulatum Kraenzl. 1921: Chain-shaped BulbophyllumBulbophyllum cateorum J.J.Verm. 1992Bulbophyllum catillus J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum caudatisepalum Ames & C.Schweinf. in O.Ames 1920Bulbophyllum caudipetalum J.J.Sm. 1913Bulbophyllum cauliflorum Hook.f. 1890Bulbophyllum cauliflorum var. cauliflorumBulbophyllum cauliflorum var. sikkimense N.Pearce & P.J.Cribb 2001Bulbophyllum cavibulbum J.J.Sm. 1929Bulbophyllum cavipes J.J.Verm. 1996Bulbophyllum centrosemiflorum J.J.Sm. 1912Bulbophyllum cephalophorum Garay, Hamer & Siegerist 1996: Spherical-inflorescence BulbophyllumBulbophyllum cerambyx J.J.Sm. 1915Bulbophyllum ceratostylis J.J.Sm. 1904Bulbophyllum ceratostyloides Ridl. 1916Bulbophyllum cerebellum J.J.Verm. 1996Bulbophyllum cerinum Schltr. 1913Bulbophyllum ceriodorum Boiteau 1942Bulbophyllum cernuum (Blume) Lindl. 1830: Nodding BulbophyllumBulbophyllum chaetostroma Schltr. 1913Bulbophyllum chanii J.J.Verm. & A.L.Lamb 1991Bulbophyllum chaunobulbon Schltr. 1913Bulbophyllum chaunobulbon var. chaunobulbonBulbophyllum chaunobulbon var. ctenopetalum Schltr. 1913Bulbophyllum cheiri Lindl. 1844Bulbophyllum cheiropetalum Ridl. 1926Bulbophyllum chikukwa Fibeck & Mavi (2000 publ. 2001).Bulbophyllum chimaera Schltr. 1913: Chimarea BulbophyllumBulbophyllum chinense (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum chloranthum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905: Green-blooming BulbophyllumBulbophyllum chlorascens J.J.Sm. 1927Bulbophyllum chloroglossum Rchb.f. 1871Bulbophyllum chloropterum Rchb.f. 1850Bulbophyllum chlororhopalon Schltr. 1913Bulbophyllum chondriophorum (Gagnep.) Seidenf. (1973 publ. 1974).Bulbophyllum chrysendetum Ames 1915Bulbophyllum chryseum (Kraenzl.) Ames 1911Bulbophyllum chrysocephalum Schltr. 1911Bulbophyllum chrysochilum Schltr. 1912Bulbophyllum chrysoglossum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum chrysotes Schltr. 1913Bulbophyllum ciliatilabrum H.Perrier 1937Bulbophyllum ciliatum (Blume) Lindl. 1830Bulbophyllum ciliipetalum Schltr. 1913Bulbophyllum ciliolatum Schltr. 1913Bulbophyllum cimicinum J.J.Verm. 1982Bulbophyllum cipoense Borba & Semir 1998Bulbophyllum cirrhatum Hook.f. 1890Bulbophyllum cirrhoglossum H.Perrier 1951Bulbophyllum cirrhosum L.O.Williams 1940Bulbophyllum citrellum Ridl. 1916Bulbophyllum citricolor J.J.Sm. 1932Bulbophyllum citrinilabre J.J.Sm. 1913Bulbophyllum clandestinum Lindl. 1841: Close-sitting BulbophyllumBulbophyllum claussenii Rchb.f. 1846Bulbophyllum clavatum Thouars 1822Bulbophyllum cleistogamum Ridl. 1896: Self-fertilizing BulbophyllumBulbophyllum clemensiae Ames 1912Bulbophyllum clipeibulbum J.J.Verm. 2001Bulbophyllum coccinatum H.Perrier 1938Bulbophyllum cochleatum Lindl. 1862Bulbophyllum cochleatum var. bequaertii (De Wild.) J.J.Verm. 1986Bulbophyllum cochleatum var. brachyanthum (Summerh.) J.J.Verm. 1986Bulbophyllum cochleatum var. cochleatum: Mann's BulbophyllumBulbophyllum cochleatum var. tenuicaule (Lindl.) J.J.Verm. 1986Bulbophyllum cochlia Garay, Hamer & Siegerist 1994Bulbophyllum cochlioides J.J.Sm. 1929Bulbophyllum cocoinum Bateman ex Lindl. 1837: Coconut BulbophyllumBulbophyllum codonanthum Schltr. 1911Bulbophyllum coelochilum J.J.Verm. 1991Bulbophyllum cogniauxianum (Kraenzl.) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum collettii King & Pantl. 1897Bulbophyllum colliferum J.J.Sm. 1911Bulbophyllum collinum Schltr. 1913Bulbophyllum colomaculosum Z.H.Tsi & S.C.Chen 1994Bulbophyllum coloratum J.J.Sm. 1910Bulbophyllum colubrimodum Ames1923Bulbophyllum colubrinum (Rchb.f.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum comatum Lindl. 1862Bulbophyllum comatum var. comatumBulbophyllum comatum var. inflatum (Rolfe) J.J.Verm. 1986Bulbophyllum comberi J.J.Verm. in J.B.Comber 1990: Comber's BulbophyllumBulbophyllum comberipictum J.J.Verm. 2002Bulbophyllum commersonii Thouars 1822Bulbophyllum commissibulbum J.J.Sm. 1929Bulbophyllum comorianum H.Perrier 1938: Comoros Islands BulbophyllumBulbophyllum comosum Collett & Hemsl. 1890Bulbophyllum complanatum H.Perrier 1937Bulbophyllum compressilabellatum P.Royen 1979Bulbophyllum compressum Teijsm. & Binn. 1862Bulbophyllum comptonii Rendle 1921Bulbophyllum concatenatum P.J.Cribb & P.Taylor 1980Bulbophyllum concavibasalis P.Royen 1979Bulbophyllum conchidioides Ridl. 1886Bulbophyllum conchophyllum J.J.Sm. 1912Bulbophyllum concinnum Hook.f. 1890Bulbophyllum concolor J.J.Sm. 1914Bulbophyllum congestiflorum Ridl. 1917Bulbophyllum coniferum Ridl. 1909Bulbophyllum connatum Carr 1933Bulbophyllum conspersum J.J.Sm. 1913Bulbophyllum contortisepalum J.J.Sm. 1912Bulbophyllum cootesii M.A.Clem. (1999-2000 publ. 1999): Cootes' BulbophyllumBulbophyllum copelandii Ames 1905: Copeland's BulbophyllumBulbophyllum corallinum Tixier & Guillaumin 1963Bulbophyllum cordemoyi Frapp. ex Cordem. 1895Bulbophyllum coriaceum Ridl. ex Stapf 1894Bulbophyllum coriophorum Ridl. 1886: Bug-smelling BulbophyllumBulbophyllum coriscense Rchb.f. 1881Bulbophyllum cornu-cervi King 1895Bulbophyllum cornutum (Blume) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861: Horned BulbophyllumBulbophyllum corolliferum J.J.Sm. 1917Bulbophyllum corythium N.Hall 1981Bulbophyllum costatum Ames 1920Bulbophyllum coweniorum J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003: Cowen's BulbophyllumBulbophyllum crassifolium Thwaites ex Trimen 1885: Thick-leafed BulbophyllumBulbophyllum crassinervium J.J.Sm. 1900Bulbophyllum crassipes Hook.f. 1890: Thick-spurred BulbophyllumBulbophyllum crassipetalum H.Perrier 1937Bulbophyllum crassissimum J.J.Sm. 1917Bulbophyllum crassiusculifolium Aver. 1997Bulbophyllum crenilabium W.Kittr. (1984 publ. 1985).Bulbophyllum crepidiferum J.J.Sm. 1920Bulbophyllum cribbianum Toscano 1992Bulbophyllum crispatisepalum P.Royen 1979Bulbophyllum croceum (Blume) Lindl. 1830: Saffron-yellow BulbophyllumBulbophyllum crocodilus J.J.Sm. 1912Bulbophyllum cruciatum J.J.Sm. 1911Bulbophyllum cruciferum J.J.Sm. 1917Bulbophyllum cruentum Garay, Hamer & Siegerist 1992: Blood-red BulbophyllumBulbophyllum cruttwellii J.J.Verm. 1993Bulbophyllum cryptanthoides J.J.Sm. 1912Bulbophyllum cryptanthum Cogn. 1899Bulbophyllum cryptophoranthus Garay 1999Bulbophyllum cryptostachyum Schltr. 1924Bulbophyllum cubicum Ames 1922Bulbophyllum cucullatum Schltr. 1912Bulbophyllum culex Ridl. 1916Bulbophyllum cumingii (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum cuneatum Rolfe ex Ames 1905Bulbophyllum cuniculiforme J.J.Sm. 1911Bulbophyllum cupreum Lindl. 1838: Copper-colored BulbophyllumBulbophyllum curranii Ames 1912Bulbophyllum curvibulbum Frapp. ex Cordem. 1895Bulbophyllum curvicaule Schltr. 1913Bulbophyllum curvifolium Schltr. 1916Bulbophyllum curvimentatum J.J.Verm. 1984Bulbophyllum cuspidipetalum J.J.Sm. 1908: Lanceolate-leafed BulbophyllumBulbophyllum cyanotriche J.J.Verm. 1996Bulbophyllum cyclanthum Schltr. 1916Bulbophyllum cycloglossum Schltr. 1913Bulbophyllum cyclopense J.J.Sm. 1912Bulbophyllum cyclophoroides J.J.Sm. 1928Bulbophyllum cyclophyllum Schltr. 1913Bulbophyllum cylindraceum Wall. ex Lindl. 1830: Cylindrical BulbophyllumBulbophyllum cylindricum King 1895Bulbophyllum cylindrobulbum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum cylindrocarpum Frapp. ex Cordem. 1895Bulbophyllum cylindrocarpum var. andringitrense Bosser 2000Bulbophyllum cylindrocarpum var. aurantiacum Frapp. ex Cordem. 1895Bulbophyllum cylindrocarpum var. cylindrocarpumBulbophyllum cylindrocarpum var. olivaceum Frapp. ex Cordem. 1895

DBulbophyllum dagamense Ames 1915Bulbophyllum dalatense Gagnep. 1930Bulbophyllum danii Perez-Vera 2003Bulbophyllum dasypetalum Rolfe ex Ames 1905Bulbophyllum dasyphyllum Schltr. 1913Bulbophyllum dawongense J.J.Sm. 1934Bulbophyllum dayanum Rchb.f. 1865: Day's BulbophyllumBulbophyllum dearei (Rchb.f.) Rchb.f. 1888: Deare's BulbophyllumBulbophyllum debile Bosser (1989 publ. 1990).Bulbophyllum debrincatiae J.J.Verm. 2002Bulbophyllum debruynii J.J.Sm. 1929Bulbophyllum decarhopalon Schltr. 1913Bulbophyllum decaryanum H.Perrier 1937: Decary's BulbophyllumBulbophyllum decatriche J.J.Verm. 1991Bulbophyllum deceptum Ames 1915Bulbophyllum decumbens Schltr. 1913Bulbophyllum decurrentilobum J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum decurviscapum J.J.Sm. 1932: Pendant BulbophyllumBulbophyllum decurvulum Schltr. 1912Bulbophyllum dekockii J.J.Sm. 1911Bulbophyllum delicatulum Schltr. 1911Bulbophyllum delitescens Hance 1876Bulbophyllum deltoideum Ames & C.Schweinf. in O.Ames 1920Bulbophyllum deminutum J.J.Sm. 1927Bulbophyllum dempoense J.J.Sm. 1920Bulbophyllum dendrobioides J.J.Sm. 1913Bulbophyllum dendrochiloides Schltr. 1913Bulbophyllum dennisii J.J.Wood 1983: Dennis' BulbophyllumBulbophyllum densibulbum W.Kittr. (1984 publ. [1985).Bulbophyllum densifolium Schltr. 1913Bulbophyllum densum Thouars 1822Bulbophyllum denticulatum Rolfe 1891Bulbophyllum dentiferum Ridl. 1915Bulbophyllum dependens Schltr. 1913Bulbophyllum depressum King & Pantl. 1897Bulbophyllum desmanthum Tuyama 1940Bulbophyllum desmotrichoides Schltr. 1913Bulbophyllum devium J.B.Comber 1990Bulbophyllum devogelii J.J.Verm. 1991Bulbophyllum dewildei J.J.Verm. 1996Bulbophyllum dhaninivatii Seidenf. 1965Bulbophyllum dianthum Schltr. 1911Bulbophyllum dibothron J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994Bulbophyllum dichaeoides Schltr. 1913Bulbophyllum dichilus Schltr. 1913Bulbophyllum dichotomum J.J.Sm. 1908Bulbophyllum dickasonii Seidenf. 1979Bulbophyllum dictyoneuron Schltr. 1913Bulbophyllum didymotropis Seidenf. 1979Bulbophyllum digoelense J.J.Sm. 1911Bulbophyllum diplantherum Carr 1932Bulbophyllum diploncos Schltr. 1911Bulbophyllum dischidiifolium J.J.Sm. 1909Bulbophyllum dischorense Schltr. 1913Bulbophyllum discilabium H.Perrier 1951Bulbophyllum discolor Schltr. 1913Bulbophyllum discolor subsp. cubitale J.J.Verm. 1993Bulbophyllum discolor subsp. discolor: Decorated-heart BulbophyllumBulbophyllum disjunctum Ames & C.Schweinf. in O.Ames 1920Bulbophyllum dissitiflorum Seidenf. 1979Bulbophyllum dissolutum Ames, Philipp. J. Sci., C 8: 4249 (1913 publ. 1914).Bulbophyllum distichobulbum P.J.Cribb 1995Bulbophyllum distichum Schltr. 1913Bulbophyllum divaricatum H.Perrier 1937Bulbophyllum djamuense Schltr. 1913Bulbophyllum dolabriforme J.J.Verm. 1987Bulbophyllum dolichoblepharon (Schltr.) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum dolichoglottis Schltr. 1912Bulbophyllum doryphoroide Ames 1915Bulbophyllum dracunculus J.J.Verm. 2000Bulbophyllum dransfieldii J.J.Verm. 1991Bulbophyllum drepanosepalum J.J.Verm. & P.O'Byrne 1993Bulbophyllum dryadum Schltr. 1913Bulbophyllum dryas Ridl. 1915Bulbophyllum drymoglossum Maxim. 1887Bulbophyllum dschischungarense Schltr. 1913Bulbophyllum dubium J.J.Sm. 1909Bulbophyllum dunstervillei Garay 1976Bulbophyllum dusenii Kraenzl. 1911

EBulbophyllum ebracteolatum Kraenzl. 1916Bulbophyllum ebulbe Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum echinochilum Kraenzl. 1921: Hedgehog-like Lip BulbophyllumBulbophyllum echinolabium J.J.Sm. 1934: Hedgehog-shaped Lip BulbophyllumBulbophyllum echinulus Seidenf. 1982:Bulbophyllum eciliatum Schltr. 1913Bulbophyllum ecornutum (J.J.Sm.) J.J.Sm. 1914: Hornless BulbophyllumBulbophyllum edentatum H.Perrier 1937Bulbophyllum elachanthe J.J.Verm. 1991Bulbophyllum elaphoglossum Schltr. 1911Bulbophyllum elasmatopus Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum elassoglossum Siegerist 1991Bulbophyllum elassonotum Summerh. 1935: Minuscule Nodes BulbophyllumBulbophyllum elatum (Hook.f.) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum elbertii J.J.Sm. 1914Bulbophyllum electrinum Seidenf. (1973 publ. 1974).Bulbophyllum elegans Gardner ex Thwaites 1861Bulbophyllum elegantius Schltr. 1913Bulbophyllum elegantulum (Rolfe) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum elephantinum J.J.Sm. 1913Bulbophyllum elevatopunctatum J.J.Sm. 1920: Raised Dot BulbophyllumBulbophyllum elisae (F.Muell.) Benth. 1871: Pineapple OrchidBulbophyllum elliae Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum elliottii Rolfe 1891Bulbophyllum ellipticifolium J.J.Sm. 1935Bulbophyllum ellipticum Schltr. 1913Bulbophyllum elmeri Ames 1912Bulbophyllum elodeiflorum J.J.Sm. 1912Bulbophyllum elongatum (Blume) Hassk. 1844Bulbophyllum emarginatum (Finet) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum emiliorum Ames & Quisumb. 1931: Emilio's BulbophyllumBulbophyllum encephalodes Summerh. 1951Bulbophyllum endotrachys Schltr. 1913Bulbophyllum ensiculferum J.J.Sm. 1929Bulbophyllum entomonopsis J.J.Verm. & P.O'Byrne 1993Bulbophyllum epapillosum Schltr. 1913Bulbophyllum epibulbon Schltr. 1913Bulbophyllum epicranthes Hook.f. 1890Bulbophyllum epicranthes var. epicranthesBulbophyllum epicranthes var. sumatranum (J.J.Sm.) J.J.Verm. 1982Bulbophyllum epiphytum Barb.Rodr. 1877Bulbophyllum erectum Thouars 1822Bulbophyllum erinaceum Schltr. 1913Bulbophyllum erioides Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum erosipetalum C.Schweinf. 1951Bulbophyllum erratum Ames 1922Bulbophyllum erythroglossum Bosser 2000Bulbophyllum erythrostachyum Rolfe 1903Bulbophyllum erythrostictum Ormerod (2005)Bulbophyllum escritorii Ames 1915Bulbophyllum eublepharum Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum evansii M.R.Hend. 1927: Evans' BulbophyllumBulbophyllum evasum T.E.Hunt & Rupp 1950Bulbophyllum evrardii Gagnep. 1930: Evrard's BulbophyllumBulbophyllum exaltatum Lindl. 1842Bulbophyllum exasperatum Schltr. 1913Bulbophyllum exiguiflorum Schltr. 1913Bulbophyllum exiguum F.Muell. 1860: Insignificant BullbophyllumBulbophyllum exile Ames 1908Bulbophyllum exilipes Schltr. 1913Bulbophyllum expallidum J.J.Verm. 1984Bulbophyllum exquisitum Ames 1923

FBulbophyllum facetum Garay, Hamer & Siegerist 1996Bulbophyllum falcatocaudatum J.J.Sm. 1914Bulbophyllum falcatum (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum falcatum var. bufo (Lindl.) Govaerts 1996: Sickle-shaped Leaf BulbophyllumBulbophyllum falcatum var. falcatumBulbophyllum falcatum var. velutinum (Lindl.) J.J.Verm. 1992Bulbophyllum falcibracteum Schltr. 1923Bulbophyllum falciferum J.J.Sm. 1910: Rust-red Sickle Bulbophyllum, Twisted-petal BulbophyllumBulbophyllum falcifolium Schltr. 1913Bulbophyllum falcipetalum Lindl. 1862Bulbophyllum falculicorne J.J.Sm. 1945Bulbophyllum fallax Rolfe 1889Bulbophyllum farinulentum J.J.Sm. 1920Bulbophyllum farinulentum subsp. densissimum (Carr) J.J.Verm. 2002Bulbophyllum farreri (W.W.Sm.) Seidenf. (1973 publ. 1974).Bulbophyllum fasciatum Schltr. 1912Bulbophyllum fasciculatum Schltr. 1913Bulbophyllum fasciculiferum Schltr. 1923Bulbophyllum fascinator (Rolfe) Rolfe 1908Bulbophyllum faunula Ridl. 1916Bulbophyllum fayi J.J.Verm. 1992 sp. n.Bulbophyllum fenixii Ames, Philipp. J. Sci., C 8: 430 (1913 publ. 1914).Bulbophyllum ferkoanum Schltr. 1918Bulbophyllum fibratum (Gagnep.) T.B.Nguyen & D.H.Duong in T.B.Nguyen (ed.) 1984Bulbophyllum fibrinum J.J.Sm. 1913Bulbophyllum filamentosum Schltr. 1913Bulbophyllum filicaule J.J.Sm. 1913Bulbophyllum filicaule f. filicaule.Bulbophyllum filicaule f. flavescens J.J.Sm. 1916Bulbophyllum filicoides Ames 1923Bulbophyllum filifolium Borba & E.C.Smidt 2004Bulbophyllum filovagans Carr 1933Bulbophyllum fimbriatum (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum finisterrae Schltr. 1913Bulbophyllum fischeri Seidenf. (1973 publ. 1974): Fischer's BulbophyllumBulbophyllum fissibrachium J.J.Sm. 1927Bulbophyllum fissipetalum Schltr. 1913Bulbophyllum flabellum-veneris (J.König) Aver. 2003Bulbophyllum flagellare Schltr. 1913Bulbophyllum flammuliferum Ridl. 1898: Flame-carrying BulbophyllumBulbophyllum flavescens (Blume) Lindl. 1830Bulbophyllum flavicolor J.J.Sm. 1929Bulbophyllum flavidiflorum Carr 1933Bulbophyllum flavofimbriatum J.J.Sm. 1931Bulbophyllum flavorubellum J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum flavum Schltr. 1913Bulbophyllum fletcherianum Rolfe 1911: Fletcher's Bulbophyllum, Spies' BulbophyllumBulbophyllum flexuosum Schltr. 1913Bulbophyllum floribundum J.J.Sm. 1912Bulbophyllum florulentum Schltr. 1924Bulbophyllum foetidilabrum Ormerod 2001Bulbophyllum foetidolens Carr 1930: Rotten-smelling BulbophyllumBulbophyllum foetidum Schltr. 1913: Stinking BulbophyllumBulbophyllum foetidum var. foetidumBulbophyllum foetidum var. grandiflorum J.J.Sm. 1929Bulbophyllum folliculiferum J.J.Sm. 1914Bulbophyllum fonsflorum J.J.Verm. 1990Bulbophyllum foraminiferum J.J.Verm. 1996Bulbophyllum forbesii Schltr. 1913Bulbophyllum fordii (Rolfe) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum formosanum (Rolfe) K.Nakaj. 1973Bulbophyllum formosum Schltr. 1912Bulbophyllum forrestii Seidenf. (1973 publ. 1974).Bulbophyllum forsythianum Kraenzl. 1899Bulbophyllum fractiflexum J.J.Sm. 1908: Fractiflex BulbophyllumBulbophyllum fractiflexum subsp. fractiflexumBulbophyllum fractiflexum subsp. solomonense J.J.Verm. & B.A.Lewis 1991Bulbophyllum francoisii H.Perrier 1937Bulbophyllum francoisii var. andrangense (H.Perrier) Bosser 1965Bulbophyllum francoisii var. francoisiiBulbophyllum frappieri Schltr. 1915Bulbophyllum fraudulentum Garay, Hamer & Siegerist 1996: Fraudulent BulbophyllumBulbophyllum fritillariiflorum J.J.Sm. 1912: Fritillaria-like BulbophyllumBulbophyllum frostii Summerh. 1928Bulbophyllum frustrans J.J.Sm. 1911Bulbophyllum fruticicola Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum fukuyamae Tuyama 1941Bulbophyllum fulgens J.J.Verm. 1996Bulbophyllum fulvibulbum J.J.Verm. 1991Bulbophyllum funingense Z.H.Tsi & H.C.Chen 1981Bulbophyllum furcatum Aver. 2003Bulbophyllum furcillatum J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum fuscatum Schltr. 1913Bulbophyllum fusciflorum Schltr. 1913Bulbophyllum fuscopurpureum Wight 1851Bulbophyllum fuscum Lindl. 1839Bulbophyllum fuscum var. fuscumBulbophyllum fuscum var. melinostachyum (Schltr.) J.J.Verm. 1986Bulbophyllum futile J.J.Sm. 1908

GBulbophyllum gadgarrense Rupp 1949: Gadgar BulbophyllumBulbophyllum gajoense J.J.Sm. 1943Bulbophyllum galactanthum Schltr. 1921Bulbophyllum galliaheneum P.Royen 1979Bulbophyllum gamblei (Hook.f.) Hook.f. 1890: Gamble's BulbophyllumBulbophyllum gautierense J.J.Sm. 1912Bulbophyllum gemma-reginae J.J.Verm. 1996Bulbophyllum geniculiferum J.J.Sm. 1912Bulbophyllum geraense Rchb.f. in W.G.Walpers 1864Bulbophyllum gerlandianum Kraenzl. 1886Bulbophyllum gibbolabium Seidenf. 1979: Hump-lipped BulbophyllumBulbophyllum gibbosum (Blume) Lindl. 1830: Humped BulbophyllumBulbophyllum gibbsiae Rolfe 1914Bulbophyllum gilgianum Kraenzl. 1899Bulbophyllum gilvum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994Bulbophyllum gimagaanense Ames 1912Bulbophyllum giriwoense J.J.Sm. 1914Bulbophyllum gjellerupii J.J.Sm. 1929Bulbophyllum glabrum Schltr. 1913Bulbophyllum gladiatum Lindl. 1842Bulbophyllum glanduliferum Schltr. 1913Bulbophyllum glandulosum Ames 1923Bulbophyllum glaucifolium J.J.Verm. 1991Bulbophyllum glaucum Schltr. 1913Bulbophyllum globiceps Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum globiceps var. boloboense Schltr. 1913Bulbophyllum globiceps var. globicepsBulbophyllum globuliforme Nicholls 1938 (synonym Oncophyllum globuliforme (Nicholls) D.L.Jones & M.A.Clem. 2001): Globe-shaped BulbophyllumBulbophyllum globulosum (Ridl.) Schuit. & de Vogel 2003Bulbophyllum globulosum (Ridl.) Schuit. & de Vogel 2003Bulbophyllum globulus Hook.f. 1890Bulbophyllum glutinosum (Barb.Rodr.) Cogn. in C.F.P.von Martius 1902Bulbophyllum gnomoniferum Ames 1908Bulbophyllum gobiense Schltr. 1912Bulbophyllum goebelianum Kraenzl. 1921Bulbophyllum goliathense J.J.Sm. 1911Bulbophyllum gomesii Fraga 1999Bulbophyllum gomphreniflorum J.J.Sm. 1918Bulbophyllum gongshanense Z.H.Tsi 1981Bulbophyllum gracile Thouars 1822Bulbophyllum gracilicaule W.Kittr. 1984 publ. 1985.Bulbophyllum gracilipes King & Pantl. 1896Bulbophyllum graciliscapum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe 1907: Graceful BulbophyllumBulbophyllum gramineum Ridl. 1916Bulbophyllum grammopoma J.J.Verm. 1991Bulbophyllum grandiflorum Blume 1849Bulbophyllum grandifolium Schltr. 1913Bulbophyllum grandilabre Carr 1932Bulbophyllum grandimesense B.Gray & D.L.Jones 1989Bulbophyllum granulosum Barb.Rodr. 1877Bulbophyllum graveolens (F.M.Bailey) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum gravidum Lindl. 1862Bulbophyllum griffithii (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861: Griffith's BulbophyllumBulbophyllum groeneveldtii J.J.Sm. 1920Bulbophyllum grotianum J.J.Verm. 2002Bulbophyllum grudense J.J.Sm. 1905Bulbophyllum guamense Ames 1914Bulbophyllum gusdorfii J.J.Sm. 1917Bulbophyllum guttatum Schltr. 1913Bulbophyllum guttifilum Seidenf. 1996Bulbophyllum guttulatum (Hook.f.) N.P.Balakr. 1970: Small-spotted BulbophyllumBulbophyllum gyaloglossum J.J.Verm. 1993Bulbophyllum gymnopus Hook.f. 1890Bulbophyllum gyrochilum Seidenf. 1979

HBulbophyllum habbemense P.Royen 1979Bulbophyllum habrotinum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994Bulbophyllum hahlianum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum hainanense Z.H.Tsi 1981Bulbophyllum halconense Ames 1907Bulbophyllum hamadryas Schltr. 1913Bulbophyllum hamadryas var. hamadryasBulbophyllum hamadryas var. orientale Schltr. 1913Bulbophyllum hamatipes J.J.Sm. 1918Bulbophyllum hamelinii W.Watson 1893Bulbophyllum haniffii Carr 1932Bulbophyllum hans-meyeri J.J.Wood 1981Bulbophyllum hapalanthos Garay 1999Bulbophyllum harposepalum Schltr. 1913Bulbophyllum hashimotoi T.Yukawa & K.Karas. 1997Bulbophyllum hassallii Kores 1989Bulbophyllum hastiferum Schltr. 1911Bulbophyllum hatusimanum Tuyama 1940Bulbophyllum heldiorum J.J.Verm. 1991Bulbophyllum helenae (Kuntze) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum heliophilum J.J.Sm. 1929Bulbophyllum helix Schltr. 1913Bulbophyllum hellwigianum Kraenzl. ex Warb. 1893Bulbophyllum hemiprionotum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994Bulbophyllum henanense J.L.Lu 1992Bulbophyllum henrici Schltr. 1924Bulbophyllum herbula Frapp. ex Cordem. 1895Bulbophyllum heteroblepharon Schltr. 1913Bulbophyllum heterorhopalon Schltr. 1913Bulbophyllum heterosepalum Schltr. 1913Bulbophyllum hexarhopalon Schltr. 1906Bulbophyllum hexurum Schltr. 1913Bulbophyllum hians Schltr. 1913Bulbophyllum hians var. alticola Schltr. 1913Bulbophyllum hians var. hiansBulbophyllum hiepii Aver. 1992Bulbophyllum hildebrandtii Rchb.f. 1881Bulbophyllum hiljeae J.J.Verm. 1991Bulbophyllum hirsutissimum Kraenzl. 1912Bulbophyllum hirsutiusculum H.Perrier 1937Bulbophyllum hirsutum (Blume) Lindl. 1830: Shaggy BulbophyllumBulbophyllum hirtulum Ridl. 1900Bulbophyllum hirtum (Sm.) Lindl. 1830: Bristly Bulbophyllum, Kerr's BulbophyllumBulbophyllum hirudiniferum J.J.Verm. 1982Bulbophyllum hirundinis (Gagnep.) Seidenf. (1973 publ. 1974): Swallow-shaped BulbophyllumBulbophyllum hispidum Ridl. 1897Bulbophyllum hodgsonii M.R.Hend. 1927Bulbophyllum hollandianum J.J.Sm. 1913Bulbophyllum holochilum J.J.Sm. 1912Bulbophyllum holochilum var. aurantiacum J.J.Sm. 1916Bulbophyllum holochilum var. holochilumBulbophyllum holochilum var. pubescens J.J.Sm. 1916Bulbophyllum horizontale Bosser 1965Bulbophyllum horridulum J.J.Verm. 1986Bulbophyllum hovarum Schltr. 1924Bulbophyllum howcroftii Garay, Hamer & Siegerist 1995: Howcroft's BulbophyllumBulbophyllum hoyifolium J.J.Verm. 1993Bulbophyllum humbertii Schltr. 1922Bulbophyllum humblotii Rolfe 1891Bulbophyllum humile Schltr. 1913Bulbophyllum humiligibbum J.J.Sm. 1927Bulbophyllum hyalinum Schltr. 1924Bulbophyllum hydrophilum J.J.Sm. 1905Bulbophyllum hymenanthum Hook.f. 1890Bulbophyllum hymenobracteum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum hymenobracteum var. giriwoense J.J.Sm. 1916Bulbophyllum hymenobracteum var. hymenobracteumBulbophyllum hymenochilum Kraenzl. 1904: Diamond-shaped Petal BulbophyllumBulbophyllum hystricinum Schltr. 1913

IBulbophyllum ialibuense Ormerod 2002Bulbophyllum iboense Schltr. 1913Bulbophyllum icteranthum Schltr. 1913Bulbophyllum idenburgense J.J.Sm. 1929Bulbophyllum igneum J.J.Sm. 1913Bulbophyllum ignevenosum Carr 1930Bulbophyllum ignobile J.J.Sm. 1934Bulbophyllum ikongoense H.Perrier 1937Bulbophyllum illecebrum J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum illudens Ridl. 1917Bulbophyllum imbricans J.J.Sm. 1912Bulbophyllum imbricatum Lindl. 1841: Imbricate BulbophyllumBulbophyllum imerinense Schltr. 1925Bulbophyllum imitator J.J.Verm. 1992Bulbophyllum impar Ridl. 1917Bulbophyllum inaequale (Blume) Lindl. 1830Bulbophyllum inaequisepalum Schltr. 1923Bulbophyllum inauditum Schltr. 1913Bulbophyllum incarum Kraenzl. 1905: Incan BulbophyllumBulbophyllum inciferum J.J.Verm. 1993Bulbophyllum incisilabrum J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum inclinatum J.J.Sm. 1935Bulbophyllum incommodum Kores 1989Bulbophyllum inconspicuum Maxim. 1887: Inconspicuous BulbophyllumBulbophyllum incumbens Schltr. 1913Bulbophyllum incurvum Thouars 1822Bulbophyllum iners Rchb.f. 1880Bulbophyllum infundibuliforme J.J.Sm. 1900: Garup Bulbophyllum, Trumpet-shaped BulbophyllumBulbophyllum injoloense De Wild. 1916Bulbophyllum injoloense subsp. injoloenseBulbophyllum injoloense subsp. pseudoxypterum (J.J.Verm.) J.J.Verm. 1986Bulbophyllum inops Rchb.f. 1880Bulbophyllum inornatum J.J.Verm. 1987Bulbophyllum inquirendum J.J.Verm. 1993Bulbophyllum insectiferum Barb.Rodr. 1882Bulbophyllum insolitum Bosser 1971Bulbophyllum insulsum (Gagnep.) Seidenf. (1973 publ. 1974).Bulbophyllum intermedium F.M.Bailey 1901Bulbophyllum intersitum J.J.Verm. 1993Bulbophyllum intertextum Lindl. 1862Bulbophyllum intricatum Seidenf. 1979: Intricate BulbophyllumBulbophyllum inunctum J.J.Sm. 1906Bulbophyllum inversum Schltr. 1913Bulbophyllum invisum Ames 1922Bulbophyllum involutum Borba. Semir & F.Barros 1998Bulbophyllum ionophyllum J.J.Verm. 1991Bulbophyllum ipanemense Hoehne 1938: Ipanema BulbophyllumBulbophyllum ischnopus Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum ischnopus var. ischnopusBulbophyllum ischnopus var. rhodoneuron Schltr. 1913Bulbophyllum iterans J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum ivorense P.J.Cribb & Perez-Vera 1975

JBulbophyllum jaapii Szlach. & Olszewski 2001Bulbophyllum jamaicense Cogn. 1909Bulbophyllum janus J.J.Verm. 2002Bulbophyllum japonicum (Makino) Makino 1910: Japanese BulbophyllumBulbophyllum jensenii J.J.Sm. 1926Bulbophyllum jiewhoei J.J.Verm. & P.O'Byrne 2000Bulbophyllum johannis H.Wendl. & Kraenzl. 1894Bulbophyllum johannulii J.J.Verm. 1982Bulbophyllum johnsonii T.E.Hunt 1950: Johnson's BulbophyllumBulbophyllum jolandae J.J.Verm. 1991Bulbophyllum josephi (Kuntze) Summerh. 1945Bulbophyllum josephi var. josephiBulbophyllum josephi var. mahonii (Rolfe) J.J.Verm. 1986Bulbophyllum jumellianum Schltr. 1913

KBulbophyllum kainochiloides H.Perrier 1937Bulbophyllum kaitiense Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum kanburiense Seidenf. 1970Bulbophyllum kaniense Schltr. 1913Bulbophyllum kauloense Schltr. 1913Bulbophyllum kautskyi Toscano 2000Bulbophyllum keekee N.Hall 1977Bulbophyllum kegelii Hamer & Garay (1995 publ. 1997).Bulbophyllum kelelense Schltr. 1913Bulbophyllum kempfii Schltr. 1921Bulbophyllum kemulense J.J.Sm. 1931Bulbophyllum kenae J.J.Verm. 1993Bulbophyllum kenejiense W.Kittr. (1984 publ. 1985).Bulbophyllum keralense M.Kumar & Sequiera 2001Bulbophyllum kermesinum Ridl. 1889Bulbophyllum kestron J.J.Verm. & A.L.Lamb 1988Bulbophyllum kettredgei (Garay, Hamer & Siegerist) J.J.Verm. 1996Bulbophyllum khaoyaiense Seidenf. 1970Bulbophyllum khasyanum Griff. 1851Bulbophyllum kieneri Bosser 1971Bulbophyllum kirroanthum Schltr. 1911Bulbophyllum kivuense J.J.Verm. 1986Bulbophyllum kjellbergii J.J.Sm. 1933Bulbophyllum klabatense Schltr. 1911Bulbophyllum klossii Ridl. 1916Bulbophyllum kontumense Gagnep. 1950Bulbophyllum korimense J.J.Sm. 1929Bulbophyllum korinchense Ridl. 1917Bulbophyllum korthalsii Schltr. 1907Bulbophyllum kupense P.J.Cribb & B.J.Pollard 2004Bulbophyllum kusaiense Tuyama 1940Bulbophyllum kwangtungense Schltr. 1924

LBulbophyllum labatii Bosser 2004Bulbophyllum laciniatum (Barb.Rodr.) Cogn. in C.F.P.von Martius 1902: Small-tipped BulbophyllumBulbophyllum lacinulosum J.J.Sm. 1927Bulbophyllum laetum J.J.Verm. 1996Bulbophyllum lageniforme F.M.Bailey 1904Bulbophyllum lakatoense Bosser 1969Bulbophyllum lambii J.J.Verm. 1991Bulbophyllum lamelluliferum J.J.Sm. 1913Bulbophyllum lamii J.J.Sm. 1929Bulbophyllum lamingtonense D.L.Jones 1993Bulbophyllum lancifolium Ames 1912Bulbophyllum lancilabium Ames 1915Bulbophyllum lancipetalum Ames 1912Bulbophyllum lancisepalum H.Perrier 1938Bulbophyllum languidum J.J.Sm. 1922Bulbophyllum lanuginosum J.J.Verm. 2002Bulbophyllum laoticum Gagnep. 1930: Laotian BulbophyllumBulbophyllum lasianthum Lindl. 1855Bulbophyllum lasiochilum C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874:Shaggy-lipped BulbophyllumBulbophyllum lasioglossum Rolfe ex Ames 1905Bulbophyllum lasiopetalum Kraenzl. 1916Bulbophyllum latibrachiatum J.J.Sm. 1908Bulbophyllum latibrachiatum var. epilosum J.J.Sm. 1913Bulbophyllum latibrachiatum var. latibrachiatumBulbophyllum latipes J.J.Sm. 1935Bulbophyllum latipetalum H.Perrier 1951Bulbophyllum latisepalum Ames & C.Schweinf. in O.Ames 1920Bulbophyllum laxiflorum (Blume) Lindl. 1830Bulbophyllum laxum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum leandrianum H.Perrier 1937Bulbophyllum lecouflei Bosser 1989Bulbophyllum ledungense Tang & F.T.Wang 1974Bulbophyllum lehmannianum Kraenzl. 1899Bulbophyllum leibergii Ames & Rolfe in O.Ames 1915Bulbophyllum lemnifolium Schltr. 1913Bulbophyllum lemniscatoides Rolfe 1890: Lemniscatum-like BulbophyllumBulbophyllum lemniscatoides var. exappendiculatum 1920Bulbophyllum lemniscatoides var. lemniscatoidesBulbophyllum lemniscatum C.S.P.Parish ex Hook.f. 1872: Tape-decorated BulbophyllumBulbophyllum lemurense Bosser & P.J.Cribb in D.J.Du Puy & al. 1999Bulbophyllum leniae J.J.Verm. 1991Bulbophyllum leonii Kraenzl. 1899Bulbophyllum leontoglossum Schltr. 1913Bulbophyllum leopardinum (Wall.) Lindl. in N.Wallich 1829: Leopard-spotted BulbophyllumBulbophyllum leopardinum var. leopardinumBulbophyllum leopardinum var. tuberculatum N.P.Balakr. & Sud.Chowdhury 1967Bulbophyllum lepantense Ames 1912Bulbophyllum lepanthiflorum Schltr. 1913: Lepanthes-like BulbophyllumBulbophyllum leproglossum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1988Bulbophyllum leptanthum Hook.f. 1890Bulbophyllum leptobulbon J.J.Verm. 1996Bulbophyllum leptocaulon Kraenzl. 1916Bulbophyllum leptochlamys Schltr. 1924Bulbophyllum leptoleucum Schltr. 1913Bulbophyllum leptophyllum W.Kittr. (1984 publ. 1985).Bulbophyllum leptopus Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum leptosepalum Hook.f. 1890Bulbophyllum leptostachyum Schltr. 1922Bulbophyllum leucorhodum Schltr. 1913Bulbophyllum leucothyrsus Schltr. 1913: White-flowered Bunch BulbophyllumBulbophyllum levanae Ames 1915: Levan's BulbophyllumBulbophyllum levanae var. giganteum Quisumb. & C.Schweinf. 1953Bulbophyllum levanae var. levanae: Triangular-sepal BulbophyllumBulbophyllum levatii Kraenzl. 1929Bulbophyllum levatii subsp. levatiiBulbophyllum levatii subsp. mischanthum J.J.Verm. 1993Bulbophyllum leve Schltr. 1913Bulbophyllum levidense J.J.Sm. 1929Bulbophyllum levinei Schltr. 1924Bulbophyllum levyae Garay, Hamer & Siegerist 1995: Levy's BulbophyllumBulbophyllum lewisense B.Gray & D.L.Jones 1989: Lewis BulbophyllumBulbophyllum leytense Ames 1915Bulbophyllum lichenoides Schltr. 1913Bulbophyllum lichenophylax Schltr. 1924Bulbophyllum ligulatum W.Kittr. (1984 publ. 1985).Bulbophyllum ligulifolium J.J.Sm. 1934Bulbophyllum lilacinum Ridl. 1897: Lilac BulbophyllumBulbophyllum lilianae Rendle 1917: Lilian's BulbophyllumBulbophyllum limbatum Lindl. 1840Bulbophyllum lindleyanum Griff. 1851: Lindley's BulbophyllumBulbophyllum lineare Frapp. ex Cordem. 1895Bulbophyllum lineariflorum J.J.Sm. 1911Bulbophyllum linearifolium King & Pantl. 1897Bulbophyllum linearilabium J.J.Sm. 1912Bulbophyllum lineariligulatum Schltr. 1924Bulbophyllum lineatum (Teijsm. & Binn.) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum lineolatum Schltr. 1913Bulbophyllum linggense J.J.Sm. 1922Bulbophyllum lingulatum Rendle 1921Bulbophyllum lingulatum f. lingulatumBulbophyllum lingulatum f. microphyton (Guillaumin) N.Hall 1977Bulbophyllum liparidioides Schltr. 1924Bulbophyllum lipense Ames 1923Bulbophyllum lissoglossum J.J.Verm. 1991: Smooth-lipped BulbophyllumBulbophyllum lizae J.J.Verm. 1984Bulbophyllum lobbii Lindl. 1847: Lobb's Bulbophyllum, Thailand Bulbophyllum, Sumatran BulbophyllumBulbophyllum loherianum (Kraenzl.) Ames in E.D.Merrill 1925Bulbophyllum lohokii J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994Bulbophyllum lokonense Schltr. 1911Bulbophyllum lonchophyllum Schltr. 1913Bulbophyllum longhutense J.J.Sm. 1931Bulbophyllum longibrachiatum Z.H.Tsi 1981Bulbophyllum longibracteatum Seidenf. 1979Bulbophyllum longicaudatum (J.J.Sm.) J.J.Sm. 1914: Long-tailed BulbophyllumBulbophyllum longiflorum Thouars 1822Bulbophyllum longilabre Schltr. 1912Bulbophyllum longimucronatum Ames & C.Schweinf. in O.Ames 1920Bulbophyllum longipedicellatum J.J.Sm. 1910: Long-stalked BulbophyllumBulbophyllum longipedicellatum var. gjellerupii J.J.Sm. 1911Bulbophyllum longipedicellatum var. longipedicellatumBulbophyllum longipetalum Pabst 1964: Long-petaled BulbophyllumBulbophyllum longipetiolatum Ames 1912Bulbophyllum longirepens Ridl. 1908Bulbophyllum longirostre Schltr. 1913Bulbophyllum longiscapum Rolfe 1896: Long-scaped BulbophyllumBulbophyllum longisepalum Rolfe 1895: Long-sepaled BulbophyllumBulbophyllum longispicatum Cogn. 1893: Long-inflorescence BulbophyllumBulbophyllum longissimum (Ridl.) J.J.Sm. 1912: Long-petaled BulbophyllumBulbophyllum longivagans Carr 1933Bulbophyllum longivaginans H.Perrier 1937Bulbophyllum lophoglottis (Guillaumin) N.Hall 1977Bulbophyllum lophoton J.J.Verm. 1993Bulbophyllum lordoglossum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994Bulbophyllum lorentzianum J.J.Sm. 1910Bulbophyllum loroglossum J.J.Verm. 1993Bulbophyllum louisiadum Schltr. 1919Bulbophyllum loxophyllum Schltr. 1913Bulbophyllum luanii Tixier 1965Bulbophyllum lucidum Schltr. 1924Bulbophyllum luciphilum Stvart 2000Bulbophyllum luckraftii F.Muell. 1882Bulbophyllum luederwaldtii Hoehne & Schltr. 1926Bulbophyllum lumbriciforme J.J.Sm. 1920Bulbophyllum lundianum Rchb.f. & Warm. in H.G.Reichenbach 1881Bulbophyllum lupulinum Lindl. 1862Bulbophyllum luteobracteatum Jum. & H.Perrier 1912Bulbophyllum luteopurpureum J.J.Sm. 1907Bulbophyllum lygeron J.J.Verm. 1991Bulbophyllum lyperocephalurn Schltr. 1924Bulbophyllum lyperostachyum Schltr. 1924Bulbophyllum lyriforme J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003

MBulbophyllum maboroense Schltr. 1913Bulbophyllum machupicchuense D.E.Benn. & Christenson 2001Bulbophyllum macilentum J.J.Verm. 1993Bulbophyllum macphersonii Rupp 1934: MacPherson's BulbophyllumBulbophyllum macphersonii var. macphersoniiBulbophyllum macphersonii var. spathulatum Dockrill & St.Cloud 1957Bulbophyllum macraei (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861: Macrae's BulbophyllumBulbophyllum macraei var. autumnale (Fukuy.) S.S.Ying 1977Bulbophyllum macraei var. macraeiBulbophyllum macranthoides Kraenzl. 1905: Macrantha-like BulbophyllumBulbophyllum macranthum Lindl. 1844: Large-flowered BulbophyllumBulbophyllum macrobulbum J.J.Sm. 1910: Large-bulbed BulbophyllumBulbophyllum macrocarpum Frapp. ex Cordem. 1895Bulbophyllum macroceras Barb.Rodr. 1882Bulbophyllum macrochilum Rolfe 1896: Large-lipped Bulbophyllum, Star-shaped BulbophyllumBulbophyllum macrocoleum Seidenf. 1979Bulbophyllum macrorhopalon Schltr. 1913Bulbophyllum macrourum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum maculatum Boxall ex Náves in F.M.Blanco 1880Bulbophyllum maculosum Ames 1915: Spotted BulbophyllumBulbophyllum magnibracteatum Summerh. 1935Bulbophyllum mahakamense J.J.Sm. 1909Bulbophyllum maijenense Schltr. 1913Bulbophyllum major (Ridl.) P.Royen 1979Bulbophyllum makoyanum (Rchb.f.) Ridl. 1907Bulbophyllum malachadenia Cogn. in C.F.P.von Martius 1902Bulbophyllum maleolens Kraenzl. 1928Bulbophyllum malleolabrum Carr 1932Bulbophyllum mamberamense J.J.Sm. 1915Bulbophyllum mananjarense Poiss. 1912Bulbophyllum manarae Foldats 1968Bulbophyllum mandibulare Rchb.f. 1882: Chin-like BulbophyllumBulbophyllum mangenotii Bosser 1965Bulbophyllum manobulbum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum maquilingense Ames & Quisumb. 1932: Mount Makiling BulbophyllumBulbophyllum marginatum Schltr. 1913Bulbophyllum marivelense Ames 1912Bulbophyllum marojejiense H.Perrier 1951Bulbophyllum marovoense H.Perrier 1951Bulbophyllum marudiense Carr 1935Bulbophyllum masaganapense Ames 1920Bulbophyllum masarangicum Schltr. 1911Bulbophyllum maskeliyense Livera 1926Bulbophyllum masoalanum Schltr. 1916: Masoala BulbophyllumBulbophyllum masonii (Senghas) J.J.Wood 1986Bulbophyllum mastersianum (Rolfe) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum matitanense H.Perrier 1937Bulbophyllum maudeae A.D.Hawkes 1966Bulbophyllum maxillarioides Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum maximum (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861: Largest Bulbophyllum, Pointy-winged BulbophyllumBulbophyllum mayombeense Garay 1999: Mayombe BulbophyllumBulbophyllum mayrii J.J.Sm. 1934Bulbophyllum mearnsii Ames (1913 publ. 1914): Mearns' BulbophyllumBulbophyllum mediocre Summerh. ex Exell 1959Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861: Medusa's BulbophyllumBulbophyllum megalonyx Rchb.f. 1881Bulbophyllum melanoglossum Hayata 1914Bulbophyllum melanoxanthum J.J.Verm. & B.A.Lewis 1991Bulbophyllum melilotus J.J.Sm. 1929Bulbophyllum melinanthum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum melinoglossum Schltr. 1913Bulbophyllum meliphagirostrum P.Royen 1979Bulbophyllum melleum H.Perrier 1937Bulbophyllum melloi Pabst 1977Bulbophyllum membranaceum Teijsm. & Binn. 1855Bulbophyllum membranifolium Hook.f. 1890: Thin-membraneaceous Leaf BulbophyllumBulbophyllum menghaiense Z.H.Tsi 1981Bulbophyllum menglunense Z.H.Tsi & Y.Z.Ma 1985Bulbophyllum mentiferum J.J.Sm. 1927Bulbophyllum mentosum Barb.Rodr. 1877Bulbophyllum meridense Rchb.f. 1850Bulbophyllum meristorhachis Garay & Dunst. 1976Bulbophyllum merrittii Ames 1907Bulbophyllum mesodon J.J.Verm. 1993Bulbophyllum metonymon Summerh. (1951 publ. 1952).Bulbophyllum micholitzianum Kraenzl. 1893Bulbophyllum micholitzii Rolfe 1901: Micholitz' BulbophyllumBulbophyllum micranthum Barb.Rodr. 1877Bulbophyllum microblepharon Schltr. 1913Bulbophyllum microbulbon Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum microcala P.F.Hunt 1970Bulbophyllum microdendron Schltr. 1913Bulbophyllum microglossum Ridl. 1908: Small-lipped BulbophyllumBulbophyllum microlabium W.Kittr. (1984 publ. 1985).Bulbophyllum micronesiacum Schltr. 1921Bulbophyllum micropetaliforme Leite 1946Bulbophyllum microrhombos Schltr. 1912Bulbophyllum microsphaerum Schltr. 1913Bulbophyllum microtepalum Rchb.f. in W.G.Walpers 1861: Small-tepaled BulbophyllumBulbophyllum microtes Schltr. 1913Bulbophyllum microthamnus Schltr. 1923Bulbophyllum mimiense Schltr. 1913Bulbophyllum minahassae Schltr. 1911Bulbophyllum minax Schltr. 1924Bulbophyllum mindanaense Ames 1912Bulbophyllum mindorense Ames 1907Bulbophyllum miniatum auct. 1904Bulbophyllum minutibulbum W.Kittr. (1984 publ. 1985).Bulbophyllum minutilabrum H.Perrier 1937Bulbophyllum minutipetalum Schltr. 1913: Small-petaled BulbophyllumBulbophyllum minutissimum (F.Muell.) F.Muell. 1878 (synonym: Oncophyllum minutissimum (F.Muell.) D.L.Jones & M.A.Clem. 2001)Bulbophyllum minutulum Ridl. ex Burkill & Holttum 1923Bulbophyllum minutum Thouars 1822Bulbophyllum mirabile Hallier f. 1889Bulbophyllum mirandaianum Hoehne 1947Bulbophyllum mirificum Schltr. 1918Bulbophyllum mirum J.J.Sm. 1906Bulbophyllum mischobulbon Schltr. 1913Bulbophyllum mobilifilum Carr 1929Bulbophyllum moldenkeanum A.D.Hawkes 1966Bulbophyllum molossus Rchb.f. 1888: Fierce BulbophyllumBulbophyllum monanthos Ridl. 1897Bulbophyllum monanthum (Kuntze) J.J.Sm. 1912: Single-flowered BulbophyllumBulbophyllum moniliforme C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874: Necklace BulbophyllumBulbophyllum monosema Schltr. 1913Bulbophyllum monstrabile Ames 1915Bulbophyllum montanum Schltr. 1913Bulbophyllum montense Ridl. ex Stapf 1894Bulbophyllum moramanganum Schltr. 1922Bulbophyllum moratii Bosser 1989Bulbophyllum morenoi Dodson & R.Vásquez 1989Bulbophyllum moroides J.J.Sm. 1917Bulbophyllum morotaiense J.J.Sm. 1932Bulbophyllum morphologorum Kraenzl. 1908: Dixon's BulbophyllumBulbophyllum mucronatum (Blume) Lindl. 1830Bulbophyllum mucronifolium Rchb.f. & Warm. in H.G.Reichenbach 1881Bulbophyllum mulderae J.J.Verm. 1993Bulbophyllum multiflexum J.J.Sm. 1927Bulbophyllum multiflorum Ridl. 1885Bulbophyllum multiligulatum H.Perrier 1937Bulbophyllum multivaginatum Jum. & H.Perrier 1912Bulbophyllum muricatum J.J.Sm. 1911Bulbophyllum muriceum Schltr. 1913Bulbophyllum murkelense J.J.Sm. 1928Bulbophyllum muscarirubrum Seidenf. 1979: Brickred-brush BulbophyllumBulbophyllum muscicola Rchb.f. 1872: Hooker's BulbophyllumBulbophyllum muscohaerens J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994Bulbophyllum mutabile (Blume) Lindl. 1830Bulbophyllum mutabile var. mutabileBulbophyllum mutabile var. obesum J.J.Sm. 1991Bulbophyllum mutatum J.J.Sm. 1916Bulbophyllum myolaense Garay, Hamer & Siegerist 1995: Myola BulbophyllumBulbophyllum myon J.J.Verm. 1990Bulbophyllum myrmecochilum Schltr. 1924Bulbophyllum myrtillus Schltr. 1913Bulbophyllum mysorense (Rolfe) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum mystax Schuit. & de Vogel 2002Bulbophyllum mystrochilum Schltr. 1913Bulbophyllum mystrophyllum Schltr. 1919

NBulbophyllum nabawanense J.J.Wood & A.L.Lamb 1994Bulbophyllum nagelii L.O.Williams 1939Bulbophyllum namoronae Bosser 1971Bulbophyllum nannodes Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum nanopetalum Seidenf. 1979Bulbophyllum napellii Lindl. 1842: Napell's BulbophyllumBulbophyllum nasica Schltr. 1913Bulbophyllum nasilabium Schltr. 1921Bulbophyllum nasseri Garay 1999Bulbophyllum navicula Schltr. 1913Bulbophyllum nebularum Schltr. 1913Bulbophyllum neglectum Bosser 1965Bulbophyllum negrosianum Ames 1912Bulbophyllum nematocaulon Ridl. 1920Bulbophyllum nematopodum F.Muell. 1872: Worm-like Foot BulbophyllumBulbophyllum nematorhizis Schltr. 1913Bulbophyllum nemorale L.O.Williams 1938Bulbophyllum nemorosum (Barb.Rodr.) Cogn. in C.F.P.von Martius 1902Bulbophyllum neocaledonicum Schltr. 1906Bulbophyllum neoguineense J.J.Sm. 1908Bulbophyllum neopommeranicum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum nephropetalum Schltr. 1919Bulbophyllum nervulosum Frapp. ex Cordem. 1895Bulbophyllum nesiotes Seidenf. 1979Bulbophyllum newportii (F.M.Bailey) Rolfe 1909: Newport's BulbophyllumBulbophyllum nghiasonii Vuong, Aver. & V.S.Dang, 2021Bulbophyllum ngoclinhensis Aver. 1997Bulbophyllum ngoyense Schltr. 1906Bulbophyllum nieuwenhuisii J.J.Sm. 1926Bulbophyllum nigericum Summerh. 1962Bulbophyllum nigrescens Rolfe 1910: Narrowly Elliptical BulbophyllumBulbophyllum nigriflorum H.Perrier 1937Bulbophyllum nigrilabium Schltr. 1913Bulbophyllum nigripetalum Rolfe 1891Bulbophyllum nigritianum Rendle 1913Bulbophyllum nigropurpureum Carr 1932Bulbophyllum nipondhii Seidenf. 1985Bulbophyllum nitens Jum. & H.Perrier 1912Bulbophyllum nitidum Schltr. 1912: Shimmering BulbophyllumBulbophyllum nocturnum J. J. Verm., de Vogel, Schuit. & A. Vogel Bulbophyllum nodosum (Rolfe) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum notabilipetalum Seidenf. 1995Bulbophyllum novae-hiberniae Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum nubigenum Schltr. 1913Bulbophyllum nubinatum J.J.Verm. 1988Bulbophyllum nummularia (H.Wendl. & Kraenzl.) Rolfe in D.Oliver 1897Bulbophyllum nummularioides Schltr. 1913Bulbophyllum nutans (Thouars) Thouars 1822Bulbophyllum nutans var. nutansBulbophyllum nutans var. variifolium (Schltr.) Bosser 1965

OBulbophyllum oblanceolatum King & Pantl. 1897Bulbophyllum obliquum Schltr. 1911Bulbophyllum obovatifolium J.J.Sm. 1912Bulbophyllum obscuriflorum H.Perrier 1937Bulbophyllum obtusatum Schltr. 1924Bulbophyllum obtusiangulum Z.H.Tsi 1995Bulbophyllum obtusilabium W.Kittr. (1984 publ. 1985).Bulbophyllum obtusipetalum J.J.Sm. 1905Bulbophyllum obtusum (Blume) Lindl. 1830Bulbophyllum obyrnei Garay, Hamer & Siegerist 1995Bulbophyllum occlusum Ridl. 1885Bulbophyllum occultum Thouars 1822Bulbophyllum ochraceum (Barb.Rodr.) Cogn. in C.F.P.von Martius 1902Bulbophyllum ochrochlamys Schltr. 1913Bulbophyllum ochroleucum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum ochthochilum J.J.Verm. 1993Bulbophyllum ochthodes J.J.Verm. 2002Bulbophyllum octarrhenipetalum J.J.Sm. 1913Bulbophyllum octorhopalon Seidenf. 1975Bulbophyllum odoardii Rchb.f. & Pfitzer 1884Bulbophyllum odontoglossum Schltr. 1913Bulbophyllum odontopelatum Schltr. 1913: Tooth-shaped Petal BulbophyllumBulbophyllum odoratissimum (Sm.) Lindl. ex Hook.f. 1890: Fragrant BulbophyllumBulbophyllum odoratissimum var. odoratissimumBulbophyllum odoratissimum var. racemosum N.P.Balakr. 1978Bulbophyllum odoratum (Blume) Lindl. 1830Bulbophyllum odoratum var. grandiflorum J.J.Sm. 1919Bulbophyllum odoratum var. odoratumBulbophyllum oliganthum Schltr. 1913Bulbophyllum oligoblepharon Schltr. 1911Bulbophyllum oligochaete Schltr. 1913Bulbophyllum oligoglossum Rchb.f. 1865Bulbophyllum olivinum J.J.Sm. 1934Bulbophyllum olivinum subsp. linguiferum J.J.Verm. 1993Bulbophyllum olivinum subsp. olivinumBulbophyllum olorinum J.J.Sm. 1912Bulbophyllum omerandrum Hayata 1914Bulbophyllum onivense H.Perrier 1937Bulbophyllum oobulbum Schltr. 1913Bulbophyllum ophiuchus Ridl. 1886Bulbophyllum orbiculare J.J.Sm. 1912Bulbophyllum orbiculare subsp. cassideum (J.J.Sm.) J.J.Verm. 1993Bulbophyllum orbiculare subsp. orbiculareBulbophyllum orectopetalum Garay, Hamer & Siegerist 1992: Projecting Petal BulbophyllumBulbophyllum oreocharis Schltr. 1913Bulbophyllum oreodorum Schltr. 1924Bulbophyllum oreodoxa Schltr. 1913Bulbophyllum oreogenum Schltr. 1913Bulbophyllum oreonastes Rchb.f. 1881Bulbophyllum orezii Sath.Kumar 2004Bulbophyllum orientale Seidenf. 1979: Eastern BulbophyllumBulbophyllum origami J.J.Verm. 1993Bulbophyllum ornatissimum (Rchb.f.) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum ornatum Schltr. 1913Bulbophyllum orohense J.J.Sm. 1915Bulbophyllum orsidice Ridl. 1916Bulbophyllum ortalis J.J.Verm. 1993Bulbophyllum orthoglossum Kraenzl. 1896: Bird Head-like Lip BulbophyllumBulbophyllum orthosepalum J.J.Verm. 1993: Straight-petaled BulbophyllumBulbophyllum osyricera Schltr. 1911Bulbophyllum osyriceroides J.J.Sm. 1920Bulbophyllum othonis (Kuntze) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum otochilum J.J.Verm. 1991Bulbophyllum otoglossum Tuyama 1971Bulbophyllum ovale Ridl. 1916Bulbophyllum ovalifolium (Blume) Lindl. 1830: Oval-leafed BulbophyllumBulbophyllum ovalitepalum J.J.Sm. in L.S.Gibbs 1917Bulbophyllum ovatilabellum Seidenf. 1979Bulbophyllum ovatolanceatum J.J.Sm. 1928Bulbophyllum ovatum Seidenf. 1979Bulbophyllum oxyanthum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum oxycalyx Schltr. 1924Bulbophyllum oxycalyx var. oxycalyxBulbophyllum oxycalyx var. rubescens (Schltr.) Bosser 1965Bulbophyllum oxychilum Schltr. 1905Bulbophyllum oxysepaloides Ridl. 1916

PBulbophyllum pabstii Garay 1973Bulbophyllum pachyacris J.J.Sm. 1908Bulbophyllum pachyanthum Schltr. 1906Bulbophyllum pachyglossum Schltr. 1919Bulbophyllum pachyneuron Schltr. 1911Bulbophyllum pachypus Schltr. 1924Bulbophyllum pachyrhachis (A.Rich.) Griseb. 1864: Broad Rachis BulbophyllumBulbophyllum pachytelos Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum pahudii (de Vriese) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum paleiferum Schltr. 1924Bulbophyllum palilabre J.J.Sm. 1914: Pale-lipped BulbophyllumBulbophyllum pallens (Jum. & Perrier) Schltr. 1924Bulbophyllum pallidiflorum Schltr. 1906Bulbophyllum pallidum Seidenf. 1979Bulbophyllum pampangense Ames 1923Bulbophyllum pan Ridl. 1915Bulbophyllum pandanetorum Summerh. (1953 publ. 1954).Bulbophyllum pandurella Schltr. 1924Bulbophyllum paniscus Ridl. 1916Bulbophyllum pantlingii Lucksom (1993 publ. 1994).Bulbophyllum pantoblepharon Schltr. 1924Bulbophyllum papangense H.Perrier 1937Bulbophyllum papilio J.J.Sm. 1910Bulbophyllum papillatum J.J.Sm. 1910Bulbophyllum papillipetalum Ames 1922Bulbophyllum papillosofilum Carr 1929Bulbophyllum papuliferum Schltr. 1911Bulbophyllum papuliglossum Schltr. 1913Bulbophyllum papulipetalum Schltr. 1913Bulbophyllum papulosum Garay 1999: Warty BulbophyllumBulbophyllum parabates J.J.Verm. 1991Bulbophyllum paranaense Schltr. 1919Bulbophyllum paranaense var. paranaenseBulbophyllum pardalinum Ridl. 1916Bulbophyllum pardalotum Garay 1995: Leopard-spotted BulbophyllumBulbophyllum parviflorum C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874Bulbophyllum parvum Summerh. 1957Bulbophyllum patella J.J.Verm. 1993Bulbophyllum patens King ex Hook.f. 1896: Spreading BulbophyllumBulbophyllum pauciflorum Ames 1912Bulbophyllum paucisetum J.J.Sm. 1915Bulbophyllum paululum Schltr. 1913Bulbophyllum pectenveneris (Gagnep.) Seidenf. (1973 publ. 1974): Yellow-flowered BulbophyllumBulbophyllum pectinatum Finet 1897: Comb-like Bulbophyllum, Grand BulbophyllumBulbophyllum pelicanopsis J.J.Verm. & A.L.Lamb 1988Bulbophyllum peltopus Schltr. 1913Bulbophyllum pemae Schltr. 1913Bulbophyllum penduliscapum J.J.Sm. 1900Bulbophyllum pendulum Thouars 1822Bulbophyllum penicillium C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874: Brush-lipped BulbophyllumBulbophyllum peninsulare Seidenf. 1979: Peninsula BulbophyllumBulbophyllum pentaneurum Seidenf. 1979Bulbophyllum pentastichum (Pfitzer ex Kraenzl.) H.Perrier 1939Bulbophyllum peperomiifolium J.J.Sm. 1918Bulbophyllum peramoenum Ames, Philipp. (1913 publ. 1914).Bulbophyllum percoroiculatum H.Perrier 1951Bulbophyllum perductum J.J.Sm. 1905Bulbophyllum perductum var. perductumBulbophyllum perductum var. sebesiense J.J.Sm. 1922Bulbophyllum perexiguum Ridl. 1916Bulbophyllum perforans J.J.Sm. 1935Bulbophyllum perii Schltr. 1922Bulbophyllum perparvulum Schltr. 1915Bulbophyllum perpendiculare Schltr. 1911Bulbophyllum perpusillum H.Wendl. & Kraenzl. 1894Bulbophyllum perreflexum Bosser & P.J.Cribb 2001Bulbophyllum perrieri Schltr. 1913Bulbophyllum pervillei Rolfe ex Scott-Elliot 1891Bulbophyllum petiolare Thwaites 1861Bulbophyllum petiolatum J.J.Sm. 1910Bulbophyllum peyerianum (Kraenzl.) Seidenf. (1973 publ. 1974).Bulbophyllum peyrotii Bosser 1965Bulbophyllum phaeanthum Schltr. 1911Bulbophyllum phaeoglossum Schltr. 1913Bulbophyllum phaeoneuron Schltr. 1911Bulbophyllum phaeorhabdos Schltr. 1923Bulbophyllum phalaenopsis J.J.Sm. 1937: Phalaenopsis-like BulbophyllumBulbophyllum phayamense Seidenf. 1979Bulbophyllum philippinense Ames 1920Bulbophyllum phillipsianum Kores 1991Bulbophyllum phormion J.J.Verm. 1992Bulbophyllum phreatiopse J.J.Verm. 1993Bulbophyllum phymatum J.J.Verm. 1982Bulbophyllum physocoryphum Seidenf. 1979Bulbophyllum picturatum (Lodd.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum pidacanthum J.J.Verm. 1992Bulbophyllum piestobulbon Schltr. 1923Bulbophyllum piestoglossum J.J.Verm. 1993: Narrow-labellum BulbophyllumBulbophyllum pileatum Lindl. 1844: Fibery BulbophyllumBulbophyllum piliferum J.J.Sm. 1908Bulbophyllum pilosum J.J.Verm. 2002Bulbophyllum piluliferum King & Pantl. 1895Bulbophyllum pinicolum Gagnep. 1930Bulbophyllum pipio Rchb.f. 1876Bulbophyllum pisibulbum J.J.Sm. 1914Bulbophyllum placochilum J.J.Verm. 1991Bulbophyllum plagiatum Ridl. 1916Bulbophyllum plagiopetalum Schltr. 1913Bulbophyllum planibulbe (Ridl.) Ridl. 1907Bulbophyllum planitiae J.J.Sm. 1910Bulbophyllum platypodum H.Perrier 1937Bulbophyllum pleiopterum Schltr. 1912Bulbophyllum pleurothallidanthum Garay 1999Bulbophyllum pleurothalloides Ames 1907Bulbophyllum pleurothallopsis Schltr. 1924Bulbophyllum plicatum J.J.Verm. 1993Bulbophyllum plumatum Ames 1915Bulbophyllum plumosum (Barb.Rodr.) Cogn. in C.F.P.von Martius 1902Bulbophyllum plumula Schltr. 1913Bulbophyllum pocillum J.J.Verm. 1991Bulbophyllum poekilon Carr 1932Bulbophyllum poilanei Gagnep. 1930Bulbophyllum polliculosum Seidenf. 1973Bulbophyllum polyblepharon Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum polycyclum J.J.Verm. 1996Bulbophyllum polygaliflorum J.J.Wood 1984Bulbophyllum polyphyllum Schltr. 1913Bulbophyllum polyrrhizum Lindl. 1830Bulbophyllum polystictum Schltr. 1913 (зараз є синонімом  Ormerod 2005)Bulbophyllum popayanense Kraenzl. 1899Bulbophyllum porphyrostachys Summerh. 1951Bulbophyllum porphyrotriche J.J.Verm. 1991Bulbophyllum posticum J.J.Sm. 1911Bulbophyllum potamophilum Schltr. 1913Bulbophyllum praestans Kraenzl. 1904Bulbophyllum praetervisum J.J.Verm. 2002Bulbophyllum prianganense J.J.Sm. 1913Bulbophyllum prismaticum Thouars 1822Bulbophyllum pristis J.J.Sm. 1913Bulbophyllum proboscideum (Gagnep.) Seidenf. & Smitinand 1961Bulbophyllum procerum Schltr. 1913Bulbophyllum proculcastris J.J.Verm. 2000Bulbophyllum profusum Ames 1912Bulbophyllum propinquum Kraenzl. 1908Bulbophyllum prorepens Summerh. (1953 publ. 1954).Bulbophyllum protectum H.Perrier 1937Bulbophyllum protractum Hook.f. 1890Bulbophyllum proudlockii (King & Pantl.) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum pseudofilicaule J.J.Sm. 1935Bulbophyllum pseudopelma J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum pseudoserrulatum J.J.Sm. 1912Bulbophyllum pseudotrias J.J.Verm. 1996Bulbophyllum psilorhopalon Schltr. 1913Bulbophyllum psittacoglossum Rchb.f. 1863: Parrot-tongue BulbophyllumBulbophyllum psychoon Rchb.f. 1878: Butterfly Egg BulbophyllumBulbophyllum ptiloglossum H.Wendl. & Kraenzl. 1897Bulbophyllum ptilotes Schltr. 1913Bulbophyllum ptychantyx J.J.Verm. 1993Bulbophyllum pubiflorum Schltr. 1911Bulbophyllum pugilanthum J.J.Wood 1994Bulbophyllum puguahaanense Ames 1915Bulbophyllum pulchellum Ridl. 1907Bulbophyllum pulchrum (N.E.Br.) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum pulvinatum Schltr. 1913Bulbophyllum pumilio C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874Bulbophyllum punamense Schltr. 1913Bulbophyllum punctatum Barb.Rodr. 1877Bulbophyllum pungens Schltr. 1913Bulbophyllum pungens var. pachyphyllum Schltr. 1913Bulbophyllum pungens var. pungensBulbophyllum puntjakense J.J.Sm. 1907Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binn. 1862: Purple BulbophyllumBulbophyllum purpurellum Ridl. 1916Bulbophyllum purpureorhachis (De Wild.) Schltr. 1914: Purple Inflorescence BulbophyllumBulbophyllum purpureum Thwaites 1861Bulbophyllum pusillum Thouars 1822Bulbophyllum pustulatum Ridl. 1898: Blistered BulbophyllumBulbophyllum putidum (Teijsm. & Binn.) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum putii Seidenf. 1979Bulbophyllum pygmaeum (Sm.) Lindl. 1830Bulbophyllum pyridion J.J.Verm. 1991Bulbophyllum pyroglossum Schuit. & de Vogel (2005)

QBulbophyllum quadrangulare J.J.Sm. 1911: Swollen-belly BulbophyllumBulbophyllum quadrangulare var. latisepalum J.J.Sm. 1916Bulbophyllum quadrangulare var. quadrangulareBulbophyllum quadrangulum Z.H.Tsi 1981Bulbophyllum quadrialatum H.Perrier 1939Bulbophyllum quadricarinum Kores 1989Bulbophyllum quadricaudatum J.J.Sm. 1911Bulbophyllum quadrichaete Schltr. 1913Bulbophyllum quadricolor (Barb.Rodr.) Cogn. in C.F.P.von Martius & auct. suc. (eds.) 1902Bulbophyllum quadrifalciculatum J.J.Sm. 1929Bulbophyllum quadrifarium Rolfe 1903Bulbophyllum quadrisetum Lindl. 1843Bulbophyllum quadrisubulatum J.J.Sm. 1929Bulbophyllum quasimodo J.J.Verm. 1991Bulbophyllum quinquelobum Schltr. 1913Bulbophyllum quinquelobum var. lancilabium Schltr. 1913Bulbophyllum quinquelobum var. quinquelobumRBulbophyllum racemosum Rolfe 1893Bulbophyllum radicans F.M.Bailey 1897Bulbophyllum rajanum J.J.Sm. 1927Bulbophyllum ramulicola Schuit. & de Vogel 2002Bulbophyllum ramulicola Schuit. & de Vogel 2002Bulbophyllum ranomafanae Bosser & P.J.Cribb 2001Bulbophyllum rariflorum J.J.Sm. 1908Bulbophyllum rarum Schltr. 1913Bulbophyllum rauhii Toill.-Gen. & Bosser 1961Bulbophyllum rauhii var. andranobeense Bosser 1971Bulbophyllum rauhii var. rauhiiBulbophyllum raui Arora (1969 publ. 1972).Bulbophyllum reclusum Seidenf. 1995Bulbophyllum rectilabre J.J.Sm. 1912Bulbophyllum recurviflorum J.J.Sm. 1903Bulbophyllum recurvilabre Garay 1999Bulbophyllum reductum J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum reevei J.J.Verm. 1992Bulbophyllum reflexiflorum H.Perrier 1937Bulbophyllum reflexiflorum subsp. pogonochilum (Summerh.) Bosser 2000Bulbophyllum reflexiflorum subsp. reflexiflorumBulbophyllum reflexum Ames & C.Schweinf. in O.Ames 1920Bulbophyllum refractilingue J.J.Sm. 1931Bulbophyllum refractum (Zoll.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum regnellii Rchb.f. 1850: Regnell's BulbophyllumBulbophyllum reichenbachianum Kraenzl. 1893Bulbophyllum reichenbachii (Kuntze) Schltr. 1915Bulbophyllum reilloi Ames (1913 publ. 1914).Bulbophyllum remiferum Carr 1933Bulbophyllum renipetalum Schltr. 1913Bulbophyllum renkinianum (Laurent) De Wild. 1921Bulbophyllum repens Griff. 1851Bulbophyllum reptans (Lindl.) Lindl. in N.Wallich 1829: Crawling BulbophyllumBulbophyllum restrepina Ridl. 1893Bulbophyllum resupinatum Ridl. 1887Bulbophyllum resupinatum var. filiforme (Kraenzl.) J.J.Verm. 1986: Thread-shaped BulbophyllumBulbophyllum resupinatum var. resupinatumBulbophyllum reticulatum Bateman ex Hook.f. 1866: Net-like Veined BulbophyllumBulbophyllum retusiusculum Rchb.f. 1869Bulbophyllum retusiusculum var. oreogenes (W.W.Sm.) Z.H.Tsi 1995Bulbophyllum retusiusculum var. retusiusculumBulbophyllum retusiusculum var. tigridum (Hance) Z.H.Tsi 1995Bulbophyllum rheedei Manilal & Sath.Kumar 1991Bulbophyllum rhizomatosum Ames & C.Schweinf. in O.Ames 1920Bulbophyllum rhodoglossum Schltr. 1913Bulbophyllum rhodoleucum Schltr. 1913Bulbophyllum rhodoneuron Schltr. 1913Bulbophyllum rhodosepalum Schltr. 1901Bulbophyllum rhodostachys Schltr. 1916Bulbophyllum rhodostictum Schltr. 1913Bulbophyllum rhomboglossum Schltr. 1913Bulbophyllum rhopaloblepharon Schltr. 1913Bulbophyllum rhopalophorum Schltr. 1913Bulbophyllum rhynchoglossum Schltr. 1910Bulbophyllum ricaldonei Leite 1948Bulbophyllum rienanense H.Perrier 1937Bulbophyllum rigidifilum J.J.Sm. 1920Bulbophyllum rigidipes Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum rigidum King & Pantl. 1895: Rigid BulbophyllumBulbophyllum riparium J.J.Sm. 1929Bulbophyllum rivulare Schltr. 1913Bulbophyllum riyanum Fukuy. 1935Bulbophyllum rojasii L.O.Williams 1940Bulbophyllum rolfei (Kuntze) Seidenf. 1979Bulbophyllum romburghii J.J.Sm. 1907Bulbophyllum roraimense Rolfe 1896Bulbophyllum rosemarianum Sath.Kumar 2001Bulbophyllum roseopunctatum Schltr. 1913Bulbophyllum rostriceps Rchb.f. 1878Bulbophyllum rothschildianum (O'Brien) J.J.Sm. 1912: Rothschild's BulbophyylumBulbophyllum roxburghii (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum rubiferum J.J.Sm. 1918Bulbophyllum rubiginosum Schltr. 1925Bulbophyllum rubipetalum P.Royen 1979Bulbophyllum rubroguttatum Seidenf. 1985Bulbophyllum rubrolabellum T.P.Lin 1975Bulbophyllum rubrolabium Schltr. 1916Bulbophyllum rubrolineatum Schltr. 1923Bulbophyllum rubromaculatum W.Kittr. (1984 publ. 1985).Bulbophyllum rubrum Jum. & H.Perrier 1912Bulbophyllum ruficaudatum Ridl. 1910Bulbophyllum rufilabrum C.S.P.Parish ex Hook.f. 1890: Fox-red Lip BulbophyllumBulbophyllum rufinum Rchb.f. 1881: Fox-red BulbophyllumBulbophyllum rugosibulbum Summerh. 1960Bulbophyllum rugosisepalum Seidenf. 1979Bulbophyllum rugosum Ridl. 1897Bulbophyllum rugulosum J.J.Sm. 1935Bulbophyllum rupestre J.J.Sm. 1915Bulbophyllum rupicola Barb.Rodr. 1877: Rock-growing BulbophyllumBulbophyllum rutenbergianum Schltr. 1924

SBulbophyllum saccolabioides J.J.Sm. 1929Bulbophyllum salaccense Rchb.f. 1857Bulbophyllum salebrosum J.J.Sm. 1927Bulbophyllum saltatorium Lindl. 1837: Dancing BulbophyllumBulbophyllum saltatorium var. albociliatum (Finet) J.J.Verm. 1986Bulbophyllum saltatorium var. calamarium (Lindl.) J.J.Verm. 1986Bulbophyllum saltatorium var. saltatoriumBulbophyllum sambiranense Jum. & H.Perrier 1912Bulbophyllum samoanum Schltr. 1911: Samoan BulbophyllumBulbophyllum sanderianum Rolfe 1893Bulbophyllum sandersonii (Hook.f.) Rchb.f. 1878Bulbophyllum sandersonii subsp. sandersoniiBulbophyllum sandersonii subsp. stenopetalum (Kraenzl.) J.J.Verm. 1986Bulbophyllum sandrangatense Bosser 1965Bulbophyllum sangae Schltr. 1905Bulbophyllum sanguineopunctatum Seidenf. & A.D.Kerr (1973 publ. 1974)Bulbophyllum sanguineum H.Perrier 1937Bulbophyllum sanitii Seidenf. 1970Bulbophyllum santoense J.J.Verm. 1993Bulbophyllum santosii Ames 1915: Santos' BulbophyllumBulbophyllum sapphirinum Ames 1915Bulbophyllum sarasinorum Schltr. 1925Bulbophyllum sarcanthiforme Ridl. 1916Bulbophyllum sarcodanthum Schltr. 1913Bulbophyllum sarcophylloides Garay, Hamer & Siegerist 1994: Sarcophyllum-like BulbophyllumBulbophyllum sarcophyllum (King & Pantl.) J.J.Sm. 1912: Fleshy Red-leafed BulbophyllumBulbophyllum sarcorhachis Schltr. 1918Bulbophyllum sarcorhachis var. befaonense (Schltr.) H.Perrier 1937Bulbophyllum sarcorhachis var. sarcorhachisBulbophyllum sarcoscapum Teijsm. & Binn. 1867Bulbophyllum saronae Garay 1999: Sharon's BulbophyllumBulbophyllum sauguetiense Schltr. 1913Bulbophyllum saurocephalum Rchb.f. 1886: Lizard's Head BulbophyllumBulbophyllum savaiense Schltr. 1911Bulbophyllum savaiense subsp. gorumense (Schltr.) J.J.Verm. 1993Bulbophyllum savaiense subsp. savaienseBulbophyllum savaiense subsp. subcubicum (J.J.Sm.) J.J.Verm. 1993Bulbophyllum sawiense J.J.Sm. 1912Bulbophyllum scaberulum (Rolfe) Bolus 1889: Slightly-roughened BulbophyllumBulbophyllum scaberulum var. crotalicaudatum J.J.Verm. 1987Bulbophyllum scaberulum var. fuerstenbergianum (De Wild.) J.J.Verm. 1986Bulbophyllum scaberulum var. scaberulumBulbophyllum scabratum Rchb.f. in W.G.Walpers 1861: Rough BulbophyllumBulbophyllum scabrum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1988Bulbophyllum scaphiforme J.J.Verm. 2002: Boat-shaped BulbophyllumBulbophyllum scaphosepalum Ridl. 1916Bulbophyllum scariosum Summerh. 1953Bulbophyllum sceliphron J.J.Verm. 1991Bulbophyllum scheffleri (Kuntze) Schltr. 1915Bulbophyllum schillerianum Rchb.f. 1860: Schiller's BulbophyllumBulbophyllum schimperianum Kraenzl. 1902Bulbophyllum schinzianum Kraenzl. 1899Bulbophyllum schinzianum var. irigaleae (P.J.Cribb & Pérez-Vera) J.J.Verm. 1987Bulbophyllum schinzianum var. phaeopogon (Schltr.) J.J.Verm. 1986Bulbophyllum schinzianum var. schinzianumBulbophyllum schistopetalum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum schizopetalum L.O.Williams 1946Bulbophyllum schmidii Garay 1999: Schmid's BulbophyllumBulbophyllum schmidtianum Rchb.f. 1865Bulbophyllum sciadanthum F.Muell. 1882Bulbophyllum sciaphile Bosser 1965Bulbophyllum scintilla Ridl. 1908Bulbophyllum scitulum Ridl. 1916Bulbophyllum scopa J.J.Verm. 1990Bulbophyllum scopula Schltr. 1913Bulbophyllum scotiifolium J.J.Sm. 1918Bulbophyllum scrobiculilabre J.J.Sm. 1914Bulbophyllum scutiferum J.J.Verm. 1993Bulbophyllum scyphochilus Schltr. 1912Bulbophyllum scyphochilus var. phaeanthum Schltr. 1912Bulbophyllum scyphochilus var. scyphochilusBulbophyllum secundum Hook.f. 1890Bulbophyllum semiasperum J.J.Sm. 1934Bulbophyllum semiteres Schltr. 1913Bulbophyllum semiteretifolium Gagnep. 1930Bulbophyllum semperflorens J.J.Sm. 1907Bulbophyllum sempiternum Ames 1920Bulbophyllum sensile Ames 1915Bulbophyllum sepikense W.Kittr. (1984 publ. 1985)Bulbophyllum septatum Schltr. 1924Bulbophyllum septemtrionale (J.J.Sm.) J.J.Sm. 1913Bulbophyllum serra Schltr. 1913: Toothed BulbophyllumBulbophyllum serratotruncatum Seidenf. (1973 publ. 1974)Bulbophyllum serripetalum Schltr. 1923Bulbophyllum serrulatifolium J.J.Sm. 1929Bulbophyllum serrulatum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum sessiliflorum Kraenzl. in H.G.Reichenbach 1896Bulbophyllum setaceum T.P.Lin 1975: Bristly BulbophyllumBulbophyllum setigerum Lindl. 1838Bulbophyllum setuliferum J.J.Verm. & Saw 2000Bulbophyllum shanicum King & Pantl. 1897Bulbophyllum shepherdii (F.Muell.) Rchb.f. 1871: Shephard's BulbophyllumBulbophyllum shweliense W.W.Sm. 1921: Shweil BulbophyllumBulbophyllum sibuyanense Ames 1912Bulbophyllum sicyobulbon C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874Bulbophyllum siederi Garay 1999: Sieder's BulbophyllumBulbophyllum sigaldiae Guillaumin 1955Bulbophyllum sigmoideum Ames & C.Schweinf. in O.Ames 1920Bulbophyllum signatum J.J.Verm. 1996: Marked BulbophyllumBulbophyllum sikapingense J.J.Sm. 1920Bulbophyllum silentvalliensis M.P.Sharma & S.K.Srivast. 1993Bulbophyllum sillenianum Rchb.f. 1884Bulbophyllum similare Garay, Hamer & Siegerist 1994Bulbophyllum simile Schltr.1913Bulbophyllum similissimum J.J.Verm. 1991Bulbophyllum simmondsii Kores 1989Bulbophyllum simondii Gagnep. 1950Bulbophyllum simplex J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum simplicilabellum Seidenf. 1979Bulbophyllum simulacrum Ames 1915Bulbophyllum sinapis J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum singaporeanum Schltr. 1911Bulbophyllum singulare Schltr. 1913: Outstanding BulbophyllumBulbophyllum singuliflorum W.Kittr. (1984 publ. 1985)Bulbophyllum skeatianum Ridl. 1915Bulbophyllum smithianum Schltr. 1911Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut 1996Bulbophyllum sociale Rolfe 1918Bulbophyllum solteroi R.González 1992Bulbophyllum sopoetanense Schltr. 1911: Mt. Sopoetan BulbophyllumBulbophyllum sordidum Lindl. 1840Bulbophyllum sororculum J.J.Verm. 2002Bulbophyllum spadiciflorum Tixier 1966Bulbophyllum spathaceum Rolfe 1893Bulbophyllum spathilingue J.J.Sm. 1908Bulbophyllum spathipetalum J.J.Sm. 1908Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex E.Cooper) Seidenf. 1970Bulbophyllum speciosum Schltr. 1912: Outstanding BulbophyllumBulbophyllum sphaeracron Schltr. 1913Bulbophyllum sphaericum Z.H.Tsi & H.Li 1981Bulbophyllum sphaerobulbum H.Perrier 1937Bulbophyllum spissum J.J.Verm. 1996Bulbophyllum spongiola J.J.Verm. 1996Bulbophyllum stabile J.J.Sm. 1911Bulbophyllum steffensii Schltr. 1925Bulbophyllum stelis J.J.Sm. 1927Bulbophyllum stellatum Ames 1912: Star-like BulbophyllumBulbophyllum stellula Ridl. 1916Bulbophyllum stenobulbon C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874: Slender-bulbed BulbophyllumBulbophyllum stenochilum Schltr. 1913Bulbophyllum stenophyllum C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874Bulbophyllum stenophyton (Garay & W.Kittr.) ined.Bulbophyllum stenorhopalon Schltr. 1921Bulbophyllum stenurum J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum sterile (Lam.) Suresh in D.H.Nicolson, C.R.Suresh & K.S.Manilal 1988: Tailed BulbophyllumBulbophyllum steyermarkii Foldats 1968: Steyermark's BulbophyllumBulbophyllum stictanthum Schltr. 1913Bulbophyllum stictosepalum Schltr. 1913Bulbophyllum stipitatibulbum J.J.Sm. 1931Bulbophyllum stipulaceum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum stolleanum Schltr. 1923Bulbophyllum stolzii Schltr. 1915Bulbophyllum stormii J.J.Sm. 1907: Storm's BulbophyllumBulbophyllum streptotriche J.J.Verm. 1991Bulbophyllum striatellum Ridl. 1890Bulbophyllum striatum (Griff.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum suavissimum Rolfe 1889: Mild BulbophyllumBulbophyllum subaequale Ames 1923Bulbophyllum subapetalum J.J.Sm. 1915Bulbophyllum subapproximatum H.Perrier 1937Bulbophyllum subbullatum J.J.Verm. 1996Bulbophyllum subclausum J.J.Sm. 1909Bulbophyllum subclavatum Schltr. 1925Bulbophyllum subcrenulatum Schltr. 1925Bulbophyllum subebulbum Gagnep. 1950Bulbophyllum subligaculiferum J.J.Verm. 1987Bulbophyllum submarmoratum J.J.Sm. 1918Bulbophyllum subpatulum J.J.Verm. 2002Bulbophyllum subsecundum Schltr. 1916Bulbophyllum subsessile Schltr. 1924Bulbophyllum subtenellum Seidenf. 1979: Very Delicate BulbophyllumBulbophyllum subtrilobatum Schltr. 1913Bulbophyllum subuliferum Schltr. 1911Bulbophyllum subulifolium Schltr. 1913Bulbophyllum subumbellatum Ridl. 1896: Subumbellate BulbophyllumBulbophyllum subverticillatum Ridl. 1925Bulbophyllum succedaneum J.J.Sm. 1927Bulbophyllum sukhakulii Seidenf. 1995Bulbophyllum sulawesii Garay, Hamer & Siegerist 1996: Sulawesi BulbophyllumBulbophyllum sulcatum (Blume) Lindl. 1830Bulbophyllum sulfureum Schltr. 1924: Sulphur-yellow BulbophyllumBulbophyllum superfluum Kraenzl. 1929Bulbophyllum superpositum Schltr. 1913Bulbophyllum supervacaneum Kraenzl. 1929Bulbophyllum surigaense Ames & Quisumb. (1933 publ. 1934)Bulbophyllum sutepense (Rolfe ex Downie) Seidenf. & Smitinand 1961Bulbophyllum systenochilum J.J.Verm. 1993

TBulbophyllum taeniophyllum C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874Bulbophyllum taeter J.J.Verm. 1996Bulbophyllum tahanense Carr 1930Bulbophyllum tahitense Nadeaud 1873Bulbophyllum taiwanense (Fukuy.) K.Nakaj. 1973Bulbophyllum talauense (J.J.Sm.) Carr 1932Bulbophyllum tampoketsense H.Perrier 1937Bulbophyllum tanystiche J.J.Verm. 1993Bulbophyllum tardeflorens Ridl. 1896Bulbophyllum tectipes J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum tectipetalum J.J.Sm. 1929Bulbophyllum tectipetalum var. longisepalum J.J.Sm. 1929Bulbophyllum tectipetalum var. maximum J.J.Sm. 1929Bulbophyllum tectipetalum var. tectipetalumBulbophyllum tekuense Carr 1930Bulbophyllum tenellum (Blume) Lindl. 1830: Very Delicate Bead Necklace BulbophyllumBulbophyllum tengchongense Z.H.Tsi 1989Bulbophyllum tenompokense J.J.Sm. 1934Bulbophyllum tentaculatum Schltr. 1913Bulbophyllum tentaculiferum Schltr. 1913: Tentacle-carrying BulbophyllumBulbophyllum tenue Schltr. 1913Bulbophyllum tenuifolium (Blume) Lindl. 1830Bulbophyllum tenuipes Schltr. 1913Bulbophyllum teres Carr 1935Bulbophyllum teresense Ruschi 1946Bulbophyllum teretibulbum H.Perrier 1937Bulbophyllum teretifolium Schltr. 1905Bulbophyllum teretilabre J.J.Sm. 1913Bulbophyllum ternatense J.J.Sm. 1932Bulbophyllum tetragonum Lindl. 1830Bulbophyllum teysmannii J.J.Sm. 1905Bulbophyllum thaiorum J.J.Sm. 1912: Thailand BulbophyllumBulbophyllum theioglossum Schltr. 1913Bulbophyllum thelantyx J.J.Verm. 1993Bulbophyllum therezienii Bosser 1971Bulbophyllum thersites J.J.Verm. 1993Bulbophyllum theunissenii J.J.Sm. 1920Bulbophyllum thomense Summerh. 1937Bulbophyllum thompsonii Ridl. 1885: Thompson's BulbophyllumBulbophyllum thrixspermiflorum J.J.Sm. 1908Bulbophyllum thrixspermoides J.J.Sm. 1912Bulbophyllum thwaitesii Rchb.f. 1874Bulbophyllum thymophorum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1988Bulbophyllum titanea Ridl. 1908Bulbophyllum tixieri Seidenf. 1992: Tixier's BulbophyllumBulbophyllum tjadasmalangense J.J.Sm. 1918Bulbophyllum toilliezae Bosser 1965Bulbophyllum tokioi Fukuy. 1935Bulbophyllum toppingii Ames (1913 publ. 1914)Bulbophyllum toranum J.J.Sm. 1912Bulbophyllum torquatum J.J.Sm. 1929Bulbophyllum torricellense Schltr. 1913Bulbophyllum tortum Schltr. 1913: Twisted-flower BulbophyllumBulbophyllum tortuosum (Blume) Lindl. 1830: Twisted-bulb BulbophyllumBulbophyllum trachyanthum Kraenzl. 1894: Rough-flowered BulbophyllumBulbophyllum trachybracteum Schltr. 1913Bulbophyllum trachyglossum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum trachypus Schltr. 1913Bulbophyllum tremulum Wight 1851: Tremulous BulbophyllumBulbophyllum triadenium (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum triandrum Schltr. 1913Bulbophyllum triaristella Schltr. 1913Bulbophyllum tricanaliferum J.J.Sm. 1913Bulbophyllum tricarinatum Petch 1923Bulbophyllum trichaete Schltr. 1913Bulbophyllum trichambon Schltr. 1913Bulbophyllum trichocephalum (Schltr.) Tang & F.T.Wang 1951: Hairy-headed BulbophyllumBulbophyllum trichochlamys H.Perrier 1937Bulbophyllum trichorhachis J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum trichromum Schltr. 1923Bulbophyllum triclavigerum J.J.Sm. 1913Bulbophyllum tricolor L.B.Sm. & S.K.Harris 1936Bulbophyllum tricorne Seidenf. & Smitinand 1965: Three-horned BulbophyllumBulbophyllum tricornoides Seidenf. 1979Bulbophyllum tridentatum Kraenzl. 1901: Three-toothed BulbophyllumBulbophyllum trifarium Rolfe 1910Bulbophyllum trifilum J.J.Sm. 1908Bulbophyllum trifilum subsp. filisepalum (J.J.Sm.) J.J.Verm. (2002 publ. 2003)Bulbophyllum trifilum subsp. trifilumBulbophyllum triflorum (Breda) Blume 1828Bulbophyllum trifolium Ridl. 1897Bulbophyllum trigonidioides J.J.Sm. 1935Bulbophyllum trigonobulbum Schltr. & J.J.Sm. 1914Bulbophyllum trigonocarpum Schltr. in K.M.Schumann & C.A.G.Lauterbach 1905Bulbophyllum trilineatum H.Perrier 1937Bulbophyllum trimenii (Hook.f.) J.J.Sm. 1912Bulbophyllum trinervium J.J.Sm. 1935Bulbophyllum tripaleum Seidenf. 1979Bulbophyllum tripetalum Lindl. 1842Bulbophyllum tripudians C.S.P.Parish & Rchb.f. 1875Bulbophyllum trirhopalon Schltr. 1913Bulbophyllum triste Rchb.f. in W.G.Walpers 1861: Dark BulbophyllumBulbophyllum tristelidium W.Kittr. (1984 publ. 1985)Bulbophyllum triurum Kraenzl. 1904Bulbophyllum triviale Seidenf. 1979Bulbophyllum trongsaense Gyeltshen, Gurung & Kumar, 2020Bulbophyllum trulliferum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994Bulbophyllum truncatum J.J.Sm. 1913Bulbophyllum truncicola Schltr. 1913Bulbophyllum tryssum J.J.Verm. & A.L.Lamb 1994Bulbophyllum tseanum (S.Y.Hu & Barretto) Z.H.Tsi 1999Bulbophyllum tuberculatum Colenso 1884Bulbophyllum tubilabrum J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum tumidum J.J.Verm. 1991Bulbophyllum tumoriferum Schltr. 1913Bulbophyllum turgidum J.J.Verm. 1991Bulbophyllum turkii Bosser & P.J.Cribb 2001Bulbophyllum turpe J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum tylophorum Schltr. 1911

UBulbophyllum ulcerosum J.J.Sm. 1910Bulbophyllum umbellatum Lindl. 1830: Umbrella BulbophyllumBulbophyllum umbellatum var. fuscescens (Hook.f.) P.K.Sarkar 1984Bulbophyllum umbellatum var. umbellatumBulbophyllum umbonatum Kraenzl. 1916Bulbophyllum umbraticola Schltr. 1913Bulbophyllum uncinatum J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum unciniferum Seidenf. 1973Bulbophyllum undatilabre J.J.Sm. 1912Bulbophyllum undecifilum J.J.Sm. 1927Bulbophyllum unguiculatum Rchb.f. 1850Bulbophyllum unguilabium Schltr. 1913Bulbophyllum unicaudatum Schltr. 1913Bulbophyllum unicaudatum var. unicaudatumBulbophyllum unicaudatum var. xanthosphaerum Schltr. 1913Bulbophyllum uniflorum (Blume) Hassk. 1844: Single-flowered BulbophyllumBulbophyllum unifoliatum De Wild. 1921Bulbophyllum unifoliatum subsp. flectens (P.J.Cribb & P.Taylor) J.J.Verm. 1987Bulbophyllum unifoliatum subsp. infracarinatum (G.Will.) J.J.Verm. 1987Bulbophyllum unifoliatum subsp. unifoliatumBulbophyllum unitubum J.J.Sm. 1929: Single-tubed BulbophyllumBulbophyllum univenum J.J.Verm. 1993Bulbophyllum urceolatum A.D.Hawkes 1952Bulbophyllum uroglossum Schltr. 1921Bulbophyllum urosepalum Schltr. 1913Bulbophyllum ustusfortiter J.J.Verm. 1993Bulbophyllum uviflorum P.O'Byrne 1999

VBulbophyllum vaccinioides Schltr. 1913Bulbophyllum vagans Ames & Rolfe 1907Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861: Vagina BulbophyllumBulbophyllum valeryi J.J.Verm. & P.O'Byrne 2003Bulbophyllum validum Carr 1933Bulbophyllum vanessa King & Pantl. 1897Bulbophyllum vanum J.J.Verm. 1984Bulbophyllum vanvuurenii J.J.Sm. 1917: Van Vuuren's BulbophyllumBulbophyllum vareschii Foldats 1968Bulbophyllum variabile Ridl. 1898Bulbophyllum variegatum Thouars 1822Bulbophyllum ventriosum H.Perrier 1937Bulbophyllum vermiculare Hook.f. 1890Bulbophyllum verruciferum Schltr. 1913Bulbophyllum verruciferum var. carinatisepalum Schltr. 1913Bulbophyllum verruciferum var. verruciferumBulbophyllum verruculatum Schltr. 1913Bulbophyllum verruculiferum H.Perrier 1951Bulbophyllum versteegii J.J.Sm. 1908Bulbophyllum vesiculosum J.J.Sm. 1917Bulbophyllum vestitum Bosser 1971Bulbophyllum vestitum var. meridionale Bosser 1971Bulbophyllum vestitum var. vestitumBulbophyllum vexillarium Ridl. 1916Bulbophyllum vietnamense Seidenf. 1975Bulbophyllum viguieri Schltr. 1922Bulbophyllum vinaceum Ames & C.Schweinf. in O.Ames 1920: Wine-red BulbophyllumBulbophyllum violaceolabellum Seidenf. 1981Bulbophyllum violaceum (Blume) Lindl. 1830: Violet BulbophyllumBulbophyllum virescens J.J.Sm. 1900: Greenish BulbophyllumBulbophyllum viridiflorum (Hook.f.) Schltr. 1910Bulbophyllum vitellinum Ridl. 1897Bulbophyllum vittatum Teijsm. & Binn. 1862Bulbophyllum volkensii Schltr. 1914Bulbophyllum vulcanicum Kraenzl. 1914Bulbophyllum vulcanorum H.Perrier 1938Bulbophyllum vutimenaense B.A.Lewis 1992

WBulbophyllum wadsworthii Dockrill 1964Bulbophyllum wagneri Schltr. 1921Bulbophyllum wakoi Howcroft 1999Bulbophyllum wallichii Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum wangkaense Seidenf. 1979Bulbophyllum warianum Schltr. 1913Bulbophyllum warmingianum Cogn. 1902: Warming's BulbophyllumBulbophyllum weberbauerianum Kraenzl. 1905Bulbophyllum weberi Ames 1912Bulbophyllum weddelii (Lindl.) Rchb.f. in W.G.Walpers 1861: Weddel's BulbophyllumBulbophyllum weinthalii R.S.Rogers 1933: Weinthal's BulbophyllumBulbophyllum weinthalii subsp. striatum D.L.Jones 2001Bulbophyllum weinthalii subsp. weinthaliiBulbophyllum wendlandianum (Kraenzl.) J.J.Sm. 1912: Wendland's BulbophyllumBulbophyllum wenzelii Ames (1913 publ. 1914)Bulbophyllum werneri Schltr. 1913: Werner's BulbophyllumBulbophyllum whitfordii Rolfe in O.Ames 1905Bulbophyllum wightii Rchb.f. in W.G.Walpers 1861Bulbophyllum wilkianum T.E.Hunt 1947Bulbophyllum williamsii A.D.Hawkes 1956Bulbophyllum windsorense B.Gray & D.L.Jones 1989Bulbophyllum woelfliae Garay, Senghas & K.Lemcke 1996Bulbophyllum wolfei B.Gray & D.L.Jones 1991Bulbophyllum wollastonii Ridl. 1916Bulbophyllum wrayi Hook.f. 1890Bulbophyllum wuzhishanense X.H.Jin (2005)

XBulbophyllum xantanthum Schltr. 1911Bulbophyllum xanthoacron J.J.Sm. 1911Bulbophyllum xanthobulbum Schltr. 1918Bulbophyllum xanthochlamys Schltr. 1913Bulbophyllum xanthophaeum Schltr. 1913Bulbophyllum xanthornis Schuit. & de Vogel 2002Bulbophyllum xanthornis Schuit. & de Vogel 2002Bulbophyllum xanthotes Schltr. 1913Bulbophyllum xanthum Ridl. 1920Bulbophyllum xenosum J.J.Verm. 1996Bulbophyllum xiphion J.J.Verm. 1996Bulbophyllum xylocarpi J.J.Sm. 1927Bulbophyllum xylophyllum C.S.P.Parish & Rchb.f. 1874

YBulbophyllum yoksunense J.J.Sm. 1912Bulbophyllum yuanyangense Z.H.Tsi 1995Bulbophyllum yunnanense Rolfe 1901

ZBulbophyllum zambalense Ames 1912Bulbophyllum zamboangense Ames (1913 publ. 1914)Bulbophyllum zaratananae Schltr. 1924Bulbophyllum zebrinum'' J.J.Sm. 1911

Примітки

Посилання 
List of Bulbophyllum species at the Encyclopedia of Life 
The Bulbophyllum-Checklist 
The World Checklist of Monocotyledons
The Internet Orchid Species Photo Encyclopedia 

Бульбофілюм
Бульбофілюм